|-
|(32001)||2000 HF51|| align=right|15,5|| align=right|2,568|| align=right|0,199|| align=right|2,29|| align=right|4,113||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32002)||2000 HK51|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,186|| align=right|2,18|| align=right|3,761||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32003)||2000 HN51|| align=right|13,4|| align=right|3,061|| align=right|0,105|| align=right|7,37|| align=right|5,354||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32004)||2000 HR51|| align=right|15,2|| align=right|2,421|| align=right|0,204|| align=right|2,17|| align=right|3,766||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32005)||2000 HG52|| align=right|15,5|| align=right|2,233|| align=right|0,124|| align=right|1,98|| align=right|3,336||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32006)||2000 HM52|| align=right|15,9|| align=right|2,339|| align=right|0,111|| align=right|6,28|| align=right|3,577||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32007)||2000 HY52|| align=right|15,1|| align=right|2,231|| align=right|0,148|| align=right|6,21|| align=right|3,332||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32008)||2000 HM53|| align=right|14,1|| align=right|2,193|| align=right|0,194|| align=right|6,30|| align=right|3,246||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32009)||2000 HN54|| align=right|13,8|| align=right|2,516|| align=right|0,159|| align=right|8,21|| align=right|3,990||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32010)||2000 HW54|| align=right|14,5|| align=right|2,370|| align=right|0,225|| align=right|5,95|| align=right|3,648||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32011)||2000 HF56|| align=right|12,9|| align=right|3,012|| align=right|0,107|| align=right|11,74|| align=right|5,227||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32012)||2000 HE57|| align=right|14,3|| align=right|2,622|| align=right|0,131|| align=right|14,77|| align=right|4,245||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32013)||2000 HJ57|| align=right|15,4|| align=right|2,404|| align=right|0,146|| align=right|6,28|| align=right|3,727||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32014)||2000 HL64|| align=right|14,3|| align=right|2,213|| align=right|0,246|| align=right|6,56|| align=right|3,291||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32015)||2000 HC67|| align=right|15,0|| align=right|2,548|| align=right|0,253|| align=right|6,51|| align=right|4,067||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32016)||2000 HC76|| align=right|14,7|| align=right|2,358|| align=right|0,246|| align=right|4,11|| align=right|3,621||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32017)||2000 HC77|| align=right|15,4|| align=right|2,545|| align=right|0,203|| align=right|3,12|| align=right|4,060||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32018)||2000 HD78|| align=right|14,8|| align=right|2,365|| align=right|0,138|| align=right|5,60|| align=right|3,637||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32019)||2000 HK83|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,089|| align=right|2,04|| align=right|4,087||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32020)||2000 HZ87|| align=right|13,4|| align=right|2,632|| align=right|0,179|| align=right|14,03|| align=right|4,270||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32021)||2000 HE88|| align=right|14,4|| align=right|2,420|| align=right|0,168|| align=right|7,99|| align=right|3,765||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32022)||2000 HH88|| align=right|15,5|| align=right|2,245|| align=right|0,092|| align=right|6,53|| align=right|3,363||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32023)||2000 HO89|| align=right|15,6|| align=right|2,417|| align=right|0,227|| align=right|2,24|| align=right|3,757||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32024)||2000 HP89|| align=right|15,0|| align=right|2,376|| align=right|0,206|| align=right|3,32|| align=right|3,661||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32025)||2000 HX89|| align=right|15,0|| align=right|2,303|| align=right|0,159|| align=right|5,23|| align=right|3,493||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32026)||2000 HQ90|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,207|| align=right|7,21|| align=right|4,172||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32027)||2000 HO100|| align=right|14,6|| align=right|2,451|| align=right|0,143|| align=right|7,22|| align=right|3,836||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32028)||2000 JU12|| align=right|16,4|| align=right|2,420|| align=right|0,207|| align=right|0,80|| align=right|3,765||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32029)||2000 JJ14|| align=right|14,7|| align=right|2,348|| align=right|0,219|| align=right|9,48|| align=right|3,598||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32030)||2000 JX14|| align=right|13,8|| align=right|2,969|| align=right|0,051|| align=right|10,92|| align=right|5,114||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32031)||2000 JC16|| align=right|16,3|| align=right|2,308|| align=right|0,130|| align=right|5,68|| align=right|3,506||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32032)||2000 JG16|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,066|| align=right|4,13|| align=right|3,447||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32033)||2000 JV16|| align=right|15,4|| align=right|2,210|| align=right|0,136|| align=right|2,41|| align=right|3,286||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32034)||2000 JE17|| align=right|14,7|| align=right|2,323|| align=right|0,144|| align=right|5,13|| align=right|3,540||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32035)||2000 JS18|| align=right|13,8|| align=right|3,056|| align=right|0,138|| align=right|12,07|| align=right|5,341||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32036)||2000 JP19|| align=right|13,8|| align=right|2,314|| align=right|0,231|| align=right|22,70|| align=right|3,519||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32037)||2000 JZ21|| align=right|15,5|| align=right|2,441|| align=right|0,184|| align=right|2,25|| align=right|3,814||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32038)||2000 JN22|| align=right|15,1|| align=right|2,228|| align=right|0,195|| align=right|1,95|| align=right|3,325||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32039)||2000 JO23|| align=right|14,8|| align=right|2,223|| align=right|0,283|| align=right|6,51|| align=right|3,315||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32040)||2000 JH26|| align=right|15,0|| align=right|2,368|| align=right|0,277|| align=right|4,73|| align=right|3,643||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32041)||2000 JP26|| align=right|14,3|| align=right|2,384|| align=right|0,221|| align=right|7,86|| align=right|3,680||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32042)||2000 JZ26|| align=right|15,4|| align=right|2,144|| align=right|0,078|| align=right|3,27|| align=right|3,139||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32043)||2000 JO27|| align=right|14,0|| align=right|2,523|| align=right|0,198|| align=right|3,53|| align=right|4,006||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32044)||2000 JB28|| align=right|15,2|| align=right|2,274|| align=right|0,198|| align=right|3,21|| align=right|3,429||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32045)||2000 JD28|| align=right|14,3|| align=right|2,452|| align=right|0,219|| align=right|4,71|| align=right|3,838||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32046)||2000 JR28|| align=right|14,3|| align=right|2,371|| align=right|0,210|| align=right|9,74|| align=right|3,650||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32047)||2000 JW28|| align=right|15,2|| align=right|2,569|| align=right|0,177|| align=right|4,41|| align=right|4,116||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32048)||2000 JM31|| align=right|15,0|| align=right|2,372|| align=right|0,171|| align=right|1,50|| align=right|3,652||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32049)||2000 JJ32|| align=right|14,6|| align=right|2,343|| align=right|0,105|| align=right|5,56|| align=right|3,586||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32050)||2000 JA37|| align=right|14,0|| align=right|2,379|| align=right|0,098|| align=right|6,51|| align=right|3,668||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32051)||2000 JF37|| align=right|15,0|| align=right|2,446|| align=right|0,123|| align=right|5,78|| align=right|3,825||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32052)||2000 JJ37|| align=right|14,7|| align=right|2,201|| align=right|0,019|| align=right|6,50|| align=right|3,264||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32053)||2000 JN37|| align=right|14,7|| align=right|2,216|| align=right|0,179|| align=right|4,07|| align=right|3,297||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32054)||2000 JT37|| align=right|14,5|| align=right|2,311|| align=right|0,092|| align=right|5,47|| align=right|3,512||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32055)||2000 JS39|| align=right|14,9|| align=right|3,016|| align=right|0,263|| align=right|1,42|| align=right|5,236||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32056)||2000 JM41|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,071|| align=right|5,40|| align=right|3,492||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32057)||2000 JT41|| align=right|15,7|| align=right|2,468|| align=right|0,122|| align=right|1,74|| align=right|3,876||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32058)||2000 JW43|| align=right|14,6|| align=right|2,861|| align=right|0,195|| align=right|4,32|| align=right|4,837||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32059)||2000 JE44|| align=right|15,5|| align=right|2,202|| align=right|0,120|| align=right|3,96|| align=right|3,266||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32060)||2000 JN46|| align=right|14,3|| align=right|2,909|| align=right|0,185|| align=right|1,42|| align=right|4,962||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32061)||2000 JK48|| align=right|14,3|| align=right|2,425|| align=right|0,181|| align=right|10,50|| align=right|3,775||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32062)||2000 JQ49|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,114|| align=right|2,36|| align=right|3,557||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32063)||2000 JF51|| align=right|14,1|| align=right|2,536|| align=right|0,071|| align=right|5,66|| align=right|4,038||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32064)||2000 JU51|| align=right|14,4|| align=right|2,350|| align=right|0,176|| align=right|10,03|| align=right|3,602||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32065)||2000 JC52|| align=right|14,3|| align=right|2,334|| align=right|0,137|| align=right|9,59|| align=right|3,566||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32066)||2000 JK52|| align=right|14,4|| align=right|2,322|| align=right|0,056|| align=right|7,37|| align=right|3,538||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32067)||2000 JW56|| align=right|14,7|| align=right|2,268|| align=right|0,079|| align=right|7,33|| align=right|3,414||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32068)||2000 JE58|| align=right|14,0|| align=right|2,757|| align=right|0,135|| align=right|13,11|| align=right|4,576||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32069)||2000 JS60|| align=right|14,6|| align=right|2,373|| align=right|0,051|| align=right|7,35|| align=right|3,655||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32070)||2000 JC61|| align=right|15,1|| align=right|2,263|| align=right|0,141|| align=right|4,64|| align=right|3,403||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32071)||2000 JG61|| align=right|14,1|| align=right|2,604|| align=right|0,075|| align=right|7,35|| align=right|4,201||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32072)||2000 JL61|| align=right|14,1|| align=right|3,011|| align=right|0,164|| align=right|1,04|| align=right|5,225||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32073)||2000 JT61|| align=right|14,4|| align=right|2,459|| align=right|0,138|| align=right|5,86|| align=right|3,856||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32074)||2000 JF64|| align=right|15,2|| align=right|2,214|| align=right|0,127|| align=right|0,52|| align=right|3,293||MBA||10. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32075)||2000 JU66|| align=right|13,6|| align=right|3,014|| align=right|0,098|| align=right|9,96|| align=right|5,233||MBA||1. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32076)||2000 JA70|| align=right|14,9|| align=right|2,340|| align=right|0,096|| align=right|13,17|| align=right|3,578||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32077)||2000 JW72|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,117|| align=right|4,79|| align=right|3,438||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32078)||2000 JQ75|| align=right|15,5|| align=right|2,278|| align=right|0,080|| align=right|4,92|| align=right|3,438||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32079)||2000 JT75|| align=right|15,1|| align=right|2,248|| align=right|0,156|| align=right|7,55|| align=right|3,370||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32080)||2000 JG77|| align=right|14,3|| align=right|2,303|| align=right|0,183|| align=right|3,78|| align=right|3,493||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32081)||2000 JT77|| align=right|15,0|| align=right|2,143|| align=right|0,085|| align=right|6,09|| align=right|3,136||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32082)||2000 JH83|| align=right|15,3|| align=right|3,059|| align=right|0,136|| align=right|1,99|| align=right|5,350||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32083)||2000 KO|| align=right|14,8|| align=right|2,538|| align=right|0,254|| align=right|4,73|| align=right|4,042||MBA||24. května 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(32084)||2000 KP5|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,139|| align=right|6,54|| align=right|3,777||MBA||28. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32085)||2000 KD8|| align=right|14,5|| align=right|2,662|| align=right|0,150|| align=right|3,58|| align=right|4,343||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32086)||2000 KV17|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,138|| align=right|4,62|| align=right|5,585||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32087)||2000 KB25|| align=right|14,3|| align=right|2,894|| align=right|0,088|| align=right|0,89|| align=right|4,923||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32088)||2000 KE25|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,055|| align=right|4,64|| align=right|4,552||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32089)||2000 KO28|| align=right|15,4|| align=right|2,394|| align=right|0,148|| align=right|1,30|| align=right|3,704||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32090)||2000 KC29|| align=right|14,8|| align=right|2,353|| align=right|0,128|| align=right|9,05|| align=right|3,609||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32091)||2000 KE30|| align=right|14,9|| align=right|2,317|| align=right|0,110|| align=right|1,54|| align=right|3,525||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32092)||2000 KG31|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,141|| align=right|0,64|| align=right|4,125||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32093)||2000 KQ31|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,119|| align=right|2,13|| align=right|3,551||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32094)||2000 KX32|| align=right|14,3|| align=right|3,067|| align=right|0,242|| align=right|0,88|| align=right|5,371||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32095)||2000 KG38|| align=right|14,9|| align=right|2,656|| align=right|0,067|| align=right|4,25|| align=right|4,328||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32096) Puckett||2000 KO38|| align=right|14,8|| align=right|2,549|| align=right|0,153|| align=right|2,45|| align=right|4,070||MBA||27. května 2000||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(32097)||2000 KN39|| align=right|14,7|| align=right|2,687|| align=right|0,104|| align=right|3,91|| align=right|4,403||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32098)||2000 KB43|| align=right|15,3|| align=right|2,340|| align=right|0,100|| align=right|4,77|| align=right|3,579||MBA||25. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32099)||2000 KA48|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,157|| align=right|14,54|| align=right|4,183||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32100)||2000 KU48|| align=right|16,1|| align=right|2,412|| align=right|0,201|| align=right|4,03|| align=right|3,745||MBA||28. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32101)||2000 KA51|| align=right|14,4|| align=right|2,535|| align=right|0,202|| align=right|1,21|| align=right|4,036||MBA||29. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32102)||2000 KB52|| align=right|14,7|| align=right|2,690|| align=right|0,168|| align=right|2,77|| align=right|4,410||MBA||23. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32103) Reʼemsari||2000 KF52|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,255|| align=right|5,28|| align=right|3,620||MBA||23. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32104)||2000 KR52|| align=right|15,5|| align=right|2,478|| align=right|0,186|| align=right|5,22|| align=right|3,901||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32105)||2000 KT52|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,102|| align=right|5,46|| align=right|3,710||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32106)||2000 KD58|| align=right|15,8|| align=right|2,532|| align=right|0,181|| align=right|6,91|| align=right|4,029||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32107)||2000 KX64|| align=right|15,6|| align=right|2,301|| align=right|0,037|| align=right|3,88|| align=right|3,491||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32108)||2000 KZ64|| align=right|14,8|| align=right|2,311|| align=right|0,109|| align=right|7,65|| align=right|3,513||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32109)||2000 KQ70|| align=right|15,2|| align=right|2,421|| align=right|0,172|| align=right|4,52|| align=right|3,767||MBA||28. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32110)||2000 KA73|| align=right|13,8|| align=right|2,643|| align=right|0,207|| align=right|13,74|| align=right|4,296||MBA||28. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32111)||2000 KD73|| align=right|14,2|| align=right|2,682|| align=right|0,163|| align=right|5,69|| align=right|4,392||MBA||28. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32112)||2000 KK73|| align=right|13,4|| align=right|2,748|| align=right|0,164|| align=right|7,72|| align=right|4,555||MBA||28. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32113)||2000 KP73|| align=right|13,8|| align=right|3,024|| align=right|0,098|| align=right|9,35|| align=right|5,257||MBA||28. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32114)||2000 KY75|| align=right|13,8|| align=right|2,696|| align=right|0,162|| align=right|13,92|| align=right|4,427||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32115)||2000 KQ80|| align=right|15,4|| align=right|2,317|| align=right|0,254|| align=right|5,15|| align=right|3,526||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32116)||2000 LD4|| align=right|13,2|| align=right|2,535|| align=right|0,071|| align=right|15,35|| align=right|4,035||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32117)||2000 LD5|| align=right|14,5|| align=right|2,794|| align=right|0,201|| align=right|7,59|| align=right|4,669||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32118)||2000 LW5|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,129|| align=right|2,29|| align=right|3,763||MBA||6. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32119)||2000 LM7|| align=right|13,8|| align=right|3,043|| align=right|0,063|| align=right|10,45|| align=right|5,308||MBA||6. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32120)||2000 LC8|| align=right|14,6|| align=right|2,433|| align=right|0,163|| align=right|1,26|| align=right|3,793||MBA||6. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32121)||2000 LF9|| align=right|15,1|| align=right|2,340|| align=right|0,068|| align=right|3,58|| align=right|3,579||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32122)||2000 LD10|| align=right|14,5|| align=right|2,366|| align=right|0,333|| align=right|14,27|| align=right|3,638||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32123)||2000 LO10|| align=right|13,0|| align=right|3,178|| align=right|0,181|| align=right|15,20|| align=right|5,665||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32124)||2000 LH11|| align=right|14,0|| align=right|2,629|| align=right|0,048|| align=right|21,47|| align=right|4,262||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32125)||2000 LZ11|| align=right|12,0|| align=right|3,192|| align=right|0,008|| align=right|20,61|| align=right|5,702||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32126)||2000 LF12|| align=right|13,8|| align=right|2,410|| align=right|0,123|| align=right|14,07|| align=right|3,741||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32127)||2000 LK12|| align=right|13,6|| align=right|3,108|| align=right|0,089|| align=right|11,96|| align=right|5,478||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32128)||2000 LL13|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,119|| align=right|6,45|| align=right|3,474||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32129)||2000 LV14|| align=right|13,7|| align=right|2,490|| align=right|0,155|| align=right|8,32|| align=right|3,928||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32130)||2000 LN16|| align=right|14,2|| align=right|2,691|| align=right|0,056|| align=right|13,71|| align=right|4,413||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32131)||2000 LQ16|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,103|| align=right|6,95|| align=right|3,711||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32132)||2000 LS16|| align=right|14,7|| align=right|2,292|| align=right|0,168|| align=right|6,88|| align=right|3,470||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32133)||2000 LU16|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,085|| align=right|12,49|| align=right|4,170||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32134)||2000 LQ17|| align=right|13,4|| align=right|2,586|| align=right|0,125|| align=right|15,22|| align=right|4,159||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32135)||2000 LF18|| align=right|12,4|| align=right|3,167|| align=right|0,118|| align=right|23,93|| align=right|5,636||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32136)||2000 LN18|| align=right|13,0|| align=right|2,705|| align=right|0,066|| align=right|7,40|| align=right|4,449||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32137)||2000 LM19|| align=right|13,6|| align=right|2,776|| align=right|0,201|| align=right|7,77|| align=right|4,625||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32138)||2000 LQ19|| align=right|12,9|| align=right|2,546|| align=right|0,172|| align=right|9,73|| align=right|4,062||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32139)||2000 LT19|| align=right|13,8|| align=right|2,674|| align=right|0,206|| align=right|11,68|| align=right|4,373||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32140)||2000 LF21|| align=right|13,6|| align=right|2,790|| align=right|0,223|| align=right|7,87|| align=right|4,659||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32141)||2000 LB24|| align=right|13,6|| align=right|2,694|| align=right|0,066|| align=right|21,27|| align=right|4,421||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32142)||2000 LU26|| align=right|14,0|| align=right|2,717|| align=right|0,189|| align=right|8,23|| align=right|4,478||MBA||3. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32143)||2000 LA27|| align=right|13,3|| align=right|2,425|| align=right|0,151|| align=right|15,01|| align=right|3,775||MBA||11. června 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(32144)||2000 LA29|| align=right|13,3|| align=right|2,763|| align=right|0,224|| align=right|6,60|| align=right|4,593||MBA||9. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32145)||2000 LE30|| align=right|14,6|| align=right|2,414|| align=right|0,178|| align=right|9,02|| align=right|3,751||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32146)||2000 LF30|| align=right|14,4|| align=right|2,370|| align=right|0,133|| align=right|7,08|| align=right|3,648||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32147)||2000 LW30|| align=right|14,5|| align=right|2,465|| align=right|0,164|| align=right|10,99|| align=right|3,870||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32148)||2000 LX30|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,197|| align=right|2,42|| align=right|3,755||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32149)||2000 LY30|| align=right|14,7|| align=right|2,349|| align=right|0,190|| align=right|8,06|| align=right|3,599||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32150)||2000 LJ31|| align=right|13,5|| align=right|3,005|| align=right|0,234|| align=right|5,65|| align=right|5,208||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32151)||2000 LX31|| align=right|15,4|| align=right|2,368|| align=right|0,185|| align=right|2,80|| align=right|3,644||MBA||5. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32152)||2000 LK34|| align=right|14,4|| align=right|2,994|| align=right|0,217|| align=right|6,62|| align=right|5,180||MBA||3. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32153)||2000 LM34|| align=right|13,4|| align=right|2,763|| align=right|0,197|| align=right|10,77|| align=right|4,592||MBA||3. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32154)||2000 MH|| align=right|14,4|| align=right|2,360|| align=right|0,269|| align=right|20,82|| align=right|3,626||MBA||23. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32155)||2000 MN|| align=right|15,5|| align=right|2,559|| align=right|0,186|| align=right|4,41|| align=right|4,094||MBA||22. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32156)||2000 MY|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,082|| align=right|4,62|| align=right|3,634||MBA||24. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32157)||2000 MR1|| align=right|15,6|| align=right|2,745|| align=right|0,194|| align=right|1,62|| align=right|4,546||MBA||26. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32158)||2000 MD2|| align=right|13,7|| align=right|2,552|| align=right|0,275|| align=right|6,10|| align=right|4,077||MBA||29. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32159)||2000 MR2|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,144|| align=right|1,85|| align=right|5,498||MBA||25. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(32160)||2000 MT2|| align=right|15,3|| align=right|2,420|| align=right|0,157|| align=right|2,56|| align=right|3,763||MBA||27. června 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(32161)||2000 MR3|| align=right|13,5|| align=right|2,752|| align=right|0,122|| align=right|8,10|| align=right|4,565||MBA||24. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32162)||2000 MV5|| align=right|12,9|| align=right|2,870|| align=right|0,152|| align=right|12,33|| align=right|4,862||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32163)||2000 MZ5|| align=right|14,5|| align=right|2,309|| align=right|0,150|| align=right|5,14|| align=right|3,509||MBA||24. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32164)||2000 NW4|| align=right|13,4|| align=right|2,562|| align=right|0,193|| align=right|14,10|| align=right|4,101||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32165)||2000 NY5|| align=right|15,1|| align=right|2,772|| align=right|0,215|| align=right|8,03|| align=right|4,614||MBA||9. července 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(32166)||2000 NN6|| align=right|15,4|| align=right|2,476|| align=right|0,046|| align=right|5,15|| align=right|3,894||MBA||3. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32167)||2000 NU8|| align=right|15,4|| align=right|2,327|| align=right|0,200|| align=right|4,43|| align=right|3,550||MBA||5. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32168)||2000 NP9|| align=right|14,5|| align=right|2,348|| align=right|0,127|| align=right|6,95|| align=right|3,597||MBA||10. července 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(32169)||2000 NT9|| align=right|14,0|| align=right|2,674|| align=right|0,116|| align=right|10,74|| align=right|4,372||MBA||6. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32170)||2000 NU9|| align=right|13,5|| align=right|2,842|| align=right|0,113|| align=right|13,90|| align=right|4,789||MBA||6. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32171)||2000 ND10|| align=right|14,9|| align=right|2,393|| align=right|0,171|| align=right|22,95|| align=right|3,701||MBA||1. července 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(32172)||2000 NB11|| align=right|13,7|| align=right|3,204|| align=right|0,202|| align=right|1,39|| align=right|5,733||MBA||10. července 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(32173)||2000 NF12|| align=right|12,9|| align=right|2,978|| align=right|0,184|| align=right|14,17|| align=right|5,138||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32174)||2000 NW12|| align=right|15,0|| align=right|2,752|| align=right|0,083|| align=right|5,07|| align=right|4,565||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32175)||2000 NF14|| align=right|13,8|| align=right|3,126|| align=right|0,197|| align=right|14,45|| align=right|5,525||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32176)||2000 NS14|| align=right|14,1|| align=right|2,314|| align=right|0,088|| align=right|7,68|| align=right|3,519||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32177)||2000 NZ14|| align=right|13,7|| align=right|2,938|| align=right|0,103|| align=right|10,63|| align=right|5,035||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32178)||2000 ND15|| align=right|14,2|| align=right|2,198|| align=right|0,106|| align=right|5,52|| align=right|3,258||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32179)||2000 NC16|| align=right|14,0|| align=right|2,884|| align=right|0,058|| align=right|2,41|| align=right|4,897||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32180)||2000 NY16|| align=right|14,6|| align=right|2,351|| align=right|0,138|| align=right|4,24|| align=right|3,604||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32181)||2000 NB17|| align=right|14,7|| align=right|2,686|| align=right|0,009|| align=right|3,40|| align=right|4,401||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32182)||2000 NR18|| align=right|13,9|| align=right|2,661|| align=right|0,193|| align=right|3,17|| align=right|4,341||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32183)||2000 ND19|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,031|| align=right|3,16|| align=right|4,339||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32184) Yamaura||2000 NC20|| align=right|14,1|| align=right|2,546|| align=right|0,202|| align=right|12,08|| align=right|4,062||MBA||8. července 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(32185)||2000 ND23|| align=right|12,9|| align=right|3,378|| align=right|0,043|| align=right|11,60|| align=right|6,208||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32186)||2000 NM23|| align=right|13,7|| align=right|2,585|| align=right|0,049|| align=right|14,15|| align=right|4,156||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32187)||2000 NR23|| align=right|15,1|| align=right|2,690|| align=right|0,170|| align=right|1,02|| align=right|4,411||MBA||5. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32188)||2000 NR25|| align=right|13,5|| align=right|3,137|| align=right|0,105|| align=right|23,07|| align=right|5,556||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32189)||2000 NT25|| align=right|14,6|| align=right|2,685|| align=right|0,082|| align=right|2,38|| align=right|4,399||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32190)||2000 NM26|| align=right|13,9|| align=right|3,048|| align=right|0,143|| align=right|9,05|| align=right|5,321||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32191)||2000 NZ26|| align=right|14,0|| align=right|2,659|| align=right|0,060|| align=right|0,85|| align=right|4,335||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32192)||2000 NH27|| align=right|14,0|| align=right|2,782|| align=right|0,148|| align=right|8,46|| align=right|4,641||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32193)||2000 NK27|| align=right|14,3|| align=right|2,415|| align=right|0,185|| align=right|4,09|| align=right|3,752||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32194)||2000 NY27|| align=right|14,6|| align=right|3,009|| align=right|0,046|| align=right|9,84|| align=right|5,219||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32195)||2000 NT28|| align=right|13,5|| align=right|3,085|| align=right|0,166|| align=right|6,93|| align=right|5,417||MBA||2. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32196)||2000 OK|| align=right|15,1|| align=right|2,353|| align=right|0,176|| align=right|3,98|| align=right|3,609||MBA||19. července 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(32197)||2000 OV|| align=right|14,0|| align=right|3,146|| align=right|0,127|| align=right|4,37|| align=right|5,578||MBA||24. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32198)||2000 OK1|| align=right|14,6|| align=right|3,174|| align=right|0,069|| align=right|9,34|| align=right|5,653||MBA||24. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32199)||2000 ON2|| align=right|14,2|| align=right|2,784|| align=right|0,214|| align=right|8,65|| align=right|4,644||MBA||27. července 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(32200)||2000 OT2|| align=right|13,3|| align=right|3,157|| align=right|0,202|| align=right|14,98|| align=right|5,609||MBA||28. července 2000||Dynic||Y. Ikari
|-
|(32201)||2000 OZ2|| align=right|14,7|| align=right|2,921|| align=right|0,097|| align=right|2,62|| align=right|4,991||MBA||29. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32202)||2000 OA3|| align=right|14,0|| align=right|2,774|| align=right|0,045|| align=right|4,47|| align=right|4,620||MBA||29. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32203)||2000 OF3|| align=right|13,7|| align=right|2,692|| align=right|0,188|| align=right|12,03|| align=right|4,417||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32204)||2000 OL5|| align=right|13,7|| align=right|2,537|| align=right|0,086|| align=right|7,29|| align=right|4,040||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32205)||2000 OS5|| align=right|12,9|| align=right|3,106|| align=right|0,246|| align=right|18,21|| align=right|5,472||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32206)||2000 OM6|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,222|| align=right|5,91|| align=right|4,424||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32207)||2000 OQ7|| align=right|14,4|| align=right|2,698|| align=right|0,057|| align=right|2,11|| align=right|4,431||MBA||28. července 2000||OCA-Anza||M. Collins; M. Gahran
|-
|(32208)||2000 OR7|| align=right|14,1|| align=right|2,734|| align=right|0,012|| align=right|4,03|| align=right|4,520||MBA||28. července 2000||OCA-Anza||M. Collins; M. Gahran
|-
|(32209)||2000 OW9|| align=right|12,9|| align=right|2,670|| align=right|0,274|| align=right|12,85|| align=right|4,362||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32210)||2000 OD10|| align=right|14,6|| align=right|2,566|| align=right|0,102|| align=right|10,15|| align=right|4,110||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32211)||2000 OZ10|| align=right|13,4|| align=right|2,564|| align=right|0,072|| align=right|10,71|| align=right|4,105||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32212)||2000 OV11|| align=right|13,7|| align=right|2,431|| align=right|0,139|| align=right|5,31|| align=right|3,789||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32213)||2000 OE13|| align=right|14,6|| align=right|2,883|| align=right|0,031|| align=right|1,21|| align=right|4,893||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32214)||2000 OV15|| align=right|14,4|| align=right|2,644|| align=right|0,075|| align=right|1,86|| align=right|4,299||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32215)||2000 OG16|| align=right|13,7|| align=right|3,122|| align=right|0,198|| align=right|2,67|| align=right|5,515||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32216)||2000 OY17|| align=right|13,0|| align=right|3,069|| align=right|0,098|| align=right|8,86|| align=right|5,375||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32217)||2000 OE18|| align=right|14,1|| align=right|2,630|| align=right|0,156|| align=right|1,85|| align=right|4,264||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32218)||2000 OE19|| align=right|13,1|| align=right|2,562|| align=right|0,044|| align=right|14,05|| align=right|4,100||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32219)||2000 OU20|| align=right|12,4|| align=right|2,651|| align=right|0,159|| align=right|13,64|| align=right|4,315||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32220)||2000 OL21|| align=right|13,8|| align=right|2,742|| align=right|0,148|| align=right|23,68|| align=right|4,540||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32221)||2000 OY22|| align=right|12,9|| align=right|2,604|| align=right|0,138|| align=right|16,19|| align=right|4,201||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32222) Charlesvest||2000 OD23|| align=right|12,0|| align=right|2,788|| align=right|0,069|| align=right|9,91|| align=right|4,654||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32223)||2000 OE23|| align=right|13,7|| align=right|2,302|| align=right|0,090|| align=right|5,00|| align=right|3,493||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32224)||2000 OK23|| align=right|13,8|| align=right|2,621|| align=right|0,169|| align=right|4,89|| align=right|4,244||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32225)||2000 OL23|| align=right|13,7|| align=right|3,098|| align=right|0,131|| align=right|2,43|| align=right|5,453||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32226)||2000 OQ23|| align=right|14,6|| align=right|2,325|| align=right|0,113|| align=right|4,20|| align=right|3,545||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32227)||2000 OM25|| align=right|13,5|| align=right|2,510|| align=right|0,115|| align=right|8,06|| align=right|3,976||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32228)||2000 OH26|| align=right|14,0|| align=right|2,612|| align=right|0,166|| align=right|11,32|| align=right|4,221||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32229)||2000 OX26|| align=right|14,2|| align=right|2,800|| align=right|0,062|| align=right|8,67|| align=right|4,685||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32230)||2000 OP27|| align=right|12,2|| align=right|3,221|| align=right|0,131|| align=right|18,17|| align=right|5,781||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32231)||2000 OT27|| align=right|13,5|| align=right|3,154|| align=right|0,116|| align=right|16,30|| align=right|5,600||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32232)||2000 OU27|| align=right|13,3|| align=right|2,404|| align=right|0,132|| align=right|7,26|| align=right|3,728||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32233)||2000 OZ29|| align=right|14,2|| align=right|3,047|| align=right|0,120|| align=right|8,46|| align=right|5,319||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32234)||2000 OW31|| align=right|14,7|| align=right|2,321|| align=right|0,117|| align=right|5,49|| align=right|3,536||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32235)||2000 OJ32|| align=right|13,8|| align=right|3,143|| align=right|0,175|| align=right|6,63|| align=right|5,570||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32236)||2000 OE35|| align=right|14,2|| align=right|2,964|| align=right|0,095|| align=right|10,05|| align=right|5,101||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32237)||2000 OA37|| align=right|14,1|| align=right|2,996|| align=right|0,080|| align=right|8,81|| align=right|5,184||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32238)||2000 ON37|| align=right|13,3|| align=right|3,198|| align=right|0,178|| align=right|12,03|| align=right|5,719||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32239)||2000 OB39|| align=right|13,7|| align=right|2,786|| align=right|0,166|| align=right|8,39|| align=right|4,649||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32240)||2000 OK39|| align=right|12,1|| align=right|3,247|| align=right|0,019|| align=right|20,33|| align=right|5,849||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32241)||2000 ON39|| align=right|14,8|| align=right|2,432|| align=right|0,171|| align=right|10,61|| align=right|3,792||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32242)||2000 OE40|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,103|| align=right|7,53|| align=right|3,563||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32243)||2000 OU40|| align=right|13,6|| align=right|3,030|| align=right|0,097|| align=right|9,33|| align=right|5,274||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32244)||2000 OK43|| align=right|12,8|| align=right|3,170|| align=right|0,086|| align=right|15,20|| align=right|5,644||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32245)||2000 OM43|| align=right|13,1|| align=right|2,994|| align=right|0,069|| align=right|8,89|| align=right|5,180||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32246)||2000 OQ43|| align=right|12,7|| align=right|3,084|| align=right|0,129|| align=right|6,97|| align=right|5,414||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32247)||2000 OS43|| align=right|13,7|| align=right|2,759|| align=right|0,111|| align=right|4,08|| align=right|4,581||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32248)||2000 OV44|| align=right|12,7|| align=right|2,685|| align=right|0,147|| align=right|12,18|| align=right|4,399||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32249)||2000 OM45|| align=right|13,0|| align=right|2,997|| align=right|0,092|| align=right|9,85|| align=right|5,186||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32250)||2000 OF46|| align=right|14,1|| align=right|3,084|| align=right|0,087|| align=right|9,33|| align=right|5,415||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32251)||2000 OH50|| align=right|12,4|| align=right|2,532|| align=right|0,130|| align=right|12,62|| align=right|4,029||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32252)||2000 OJ51|| align=right|13,0|| align=right|2,579|| align=right|0,038|| align=right|13,36|| align=right|4,140||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32253)||2000 OP51|| align=right|11,5|| align=right|3,193|| align=right|0,091|| align=right|20,98|| align=right|5,704||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32254)||2000 OR51|| align=right|12,9|| align=right|3,210|| align=right|0,064|| align=right|13,30|| align=right|5,751||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32255)||2000 OT51|| align=right|13,3|| align=right|2,568|| align=right|0,216|| align=right|10,86|| align=right|4,114||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32256)||2000 OL52|| align=right|12,9|| align=right|2,604|| align=right|0,092|| align=right|14,14|| align=right|4,200||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32257)||2000 OW52|| align=right|13,2|| align=right|3,054|| align=right|0,055|| align=right|10,93|| align=right|5,335||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32258)||2000 OF53|| align=right|13,7|| align=right|3,039|| align=right|0,098|| align=right|7,71|| align=right|5,297||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32259)||2000 OT53|| align=right|11,6|| align=right|3,141|| align=right|0,136|| align=right|14,50|| align=right|5,566||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32260)||2000 OG57|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,104|| align=right|9,92|| align=right|5,123||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32261)||2000 OS58|| align=right|14,9|| align=right|3,043|| align=right|0,085|| align=right|2,27|| align=right|5,307||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32262)||2000 OA60|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,143|| align=right|1,66|| align=right|4,136||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32263) Kusnierkiewicz||2000 OH69|| align=right|15,1|| align=right|2,809|| align=right|0,025|| align=right|2,70|| align=right|4,708||MBA||31. července 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(32264)||2000 PC1|| align=right|14,9|| align=right|2,595|| align=right|0,134|| align=right|2,99|| align=right|4,180||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32265)||2000 PJ1|| align=right|13,3|| align=right|2,800|| align=right|0,201|| align=right|9,03|| align=right|4,686||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32266)||2000 PN1|| align=right|13,6|| align=right|2,993|| align=right|0,020|| align=right|11,01|| align=right|5,177||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32267) Hermannweyl||2000 PS1|| align=right|14,3|| align=right|2,792|| align=right|0,088|| align=right|15,92|| align=right|4,664||MBA||1. srpna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(32268)||2000 PX1|| align=right|14,1|| align=right|3,171|| align=right|0,089|| align=right|10,04|| align=right|5,645||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32269)||2000 PB2|| align=right|14,0|| align=right|2,993|| align=right|0,079|| align=right|2,14|| align=right|5,177||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32270)||2000 PC4|| align=right|13,9|| align=right|2,796|| align=right|0,101|| align=right|6,46|| align=right|4,675||MBA||4. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(32271)||2000 PH4|| align=right|14,0|| align=right|3,004|| align=right|0,101|| align=right|9,29|| align=right|5,206||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32272)||2000 PV4|| align=right|14,3|| align=right|2,400|| align=right|0,063|| align=right|5,59|| align=right|3,717||MBA||4. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(32273)||2000 PC6|| align=right|14,3|| align=right|3,036|| align=right|0,048|| align=right|10,55|| align=right|5,290||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(32274)||2000 PU10|| align=right|13,7|| align=right|3,001|| align=right|0,059|| align=right|11,70|| align=right|5,198||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32275)||2000 PS13|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,049|| align=right|3,53|| align=right|4,028||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32276)||2000 PV14|| align=right|14,7|| align=right|2,281|| align=right|0,051|| align=right|6,55|| align=right|3,445||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32277)||2000 PE15|| align=right|14,5|| align=right|2,565|| align=right|0,191|| align=right|3,10|| align=right|4,108||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32278)||2000 PU15|| align=right|14,2|| align=right|2,627|| align=right|0,100|| align=right|1,94|| align=right|4,256||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32279)||2000 PX16|| align=right|14,9|| align=right|2,653|| align=right|0,078|| align=right|3,53|| align=right|4,320||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32280)||2000 PF17|| align=right|14,7|| align=right|2,873|| align=right|0,015|| align=right|3,10|| align=right|4,870||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32281)||2000 PP21|| align=right|15,2|| align=right|3,029|| align=right|0,076|| align=right|1,47|| align=right|5,271||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32282)||2000 PS23|| align=right|14,3|| align=right|3,152|| align=right|0,166|| align=right|0,74|| align=right|5,595||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32283)||2000 PD24|| align=right|13,9|| align=right|2,720|| align=right|0,114|| align=right|13,72|| align=right|4,484||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32284)||2000 PH24|| align=right|14,0|| align=right|2,917|| align=right|0,035|| align=right|3,50|| align=right|4,981||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32285)||2000 PR24|| align=right|13,8|| align=right|2,559|| align=right|0,132|| align=right|13,96|| align=right|4,092||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32286)||2000 PS24|| align=right|13,4|| align=right|3,056|| align=right|0,261|| align=right|15,50|| align=right|5,342||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32287)||2000 PF26|| align=right|14,0|| align=right|2,474|| align=right|0,127|| align=right|10,16|| align=right|3,891||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(32288)||2000 QN1|| align=right|13,3|| align=right|2,798|| align=right|0,178|| align=right|9,88|| align=right|4,680||MBA||23. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(32289)||2000 QR4|| align=right|13,9|| align=right|3,077|| align=right|0,025|| align=right|10,07|| align=right|5,397||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32290)||2000 QH5|| align=right|14,1|| align=right|2,447|| align=right|0,127|| align=right|12,88|| align=right|3,828||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32291)||2000 QP8|| align=right|13,9|| align=right|2,637|| align=right|0,110|| align=right|13,01|| align=right|4,282||MBA||24. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(32292)||2000 QR8|| align=right|14,1|| align=right|2,855|| align=right|0,127|| align=right|1,80|| align=right|4,824||MBA||24. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(32293)||2000 QT8|| align=right|14,3|| align=right|3,065|| align=right|0,108|| align=right|10,48|| align=right|5,366||MBA||24. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(32294) Zajonc||2000 QN9|| align=right|14,1|| align=right|2,631|| align=right|0,147|| align=right|12,84|| align=right|4,267||MBA||26. srpna 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(32295)||2000 QD10|| align=right|14,5|| align=right|2,534|| align=right|0,147|| align=right|7,99|| align=right|4,032||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32296)||2000 QY10|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,057|| align=right|1,84|| align=right|5,450||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32297)||2000 QN11|| align=right|14,6|| align=right|2,585|| align=right|0,089|| align=right|15,05|| align=right|4,155||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32298)||2000 QD12|| align=right|14,2|| align=right|2,929|| align=right|0,104|| align=right|1,19|| align=right|5,011||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32299)||2000 QD17|| align=right|14,2|| align=right|2,767|| align=right|0,106|| align=right|7,37|| align=right|4,601||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32300)||2000 QL20|| align=right|14,7|| align=right|3,058|| align=right|0,085|| align=right|3,72|| align=right|5,346||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32301)||2000 QN23|| align=right|13,6|| align=right|2,996|| align=right|0,176|| align=right|6,01|| align=right|5,184||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32302)||2000 QO24|| align=right|15,2|| align=right|2,211|| align=right|0,112|| align=right|5,78|| align=right|3,288||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32303)||2000 QT24|| align=right|12,8|| align=right|3,254|| align=right|0,039|| align=right|14,93|| align=right|5,869||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32304)||2000 QC25|| align=right|14,1|| align=right|2,630|| align=right|0,127|| align=right|15,43|| align=right|4,265||MBA||25. srpna 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(32305)||2000 QD28|| align=right|13,9|| align=right|3,157|| align=right|0,045|| align=right|9,44|| align=right|5,609||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32306)||2000 QT28|| align=right|13,6|| align=right|2,903|| align=right|0,078|| align=right|2,14|| align=right|4,946||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32307)||2000 QG31|| align=right|14,0|| align=right|2,883|| align=right|0,183|| align=right|8,70|| align=right|4,894||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32308)||2000 QZ31|| align=right|14,6|| align=right|2,637|| align=right|0,139|| align=right|8,38|| align=right|4,281||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32309)||2000 QN32|| align=right|13,1|| align=right|2,593|| align=right|0,112|| align=right|15,06|| align=right|4,175||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32310)||2000 QY35|| align=right|14,6|| align=right|2,599|| align=right|0,164|| align=right|3,44|| align=right|4,190||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32311)||2000 QA38|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,093|| align=right|0,96|| align=right|4,216||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32312)||2000 QT38|| align=right|13,5|| align=right|2,965|| align=right|0,098|| align=right|9,99|| align=right|5,105||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32313)||2000 QO39|| align=right|14,6|| align=right|3,188|| align=right|0,106|| align=right|1,26|| align=right|5,692||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32314)||2000 QO42|| align=right|14,4|| align=right|2,855|| align=right|0,048|| align=right|1,15|| align=right|4,823||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32315)||2000 QO43|| align=right|14,3|| align=right|2,897|| align=right|0,022|| align=right|1,70|| align=right|4,931||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32316)||2000 QA44|| align=right|14,2|| align=right|3,077|| align=right|0,103|| align=right|0,87|| align=right|5,397||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32317)||2000 QE44|| align=right|14,2|| align=right|3,017|| align=right|0,066|| align=right|10,32|| align=right|5,238||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32318)||2000 QO47|| align=right|14,4|| align=right|2,928|| align=right|0,071|| align=right|1,75|| align=right|5,010||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32319)||2000 QL49|| align=right|14,3|| align=right|2,271|| align=right|0,102|| align=right|6,90|| align=right|3,422||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32320)||2000 QN51|| align=right|14,1|| align=right|3,096|| align=right|0,082|| align=right|10,80|| align=right|5,447||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32321)||2000 QO53|| align=right|13,9|| align=right|2,555|| align=right|0,137|| align=right|5,88|| align=right|4,083||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32322)||2000 QS57|| align=right|14,5|| align=right|2,538|| align=right|0,082|| align=right|4,39|| align=right|4,044||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32323)||2000 QW60|| align=right|14,1|| align=right|2,870|| align=right|0,074|| align=right|3,26|| align=right|4,861||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32324)||2000 QB61|| align=right|13,7|| align=right|2,973|| align=right|0,113|| align=right|10,84|| align=right|5,125||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32325)||2000 QG62|| align=right|13,2|| align=right|3,140|| align=right|0,067|| align=right|7,21|| align=right|5,564||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32326)||2000 QO62|| align=right|13,3|| align=right|2,659|| align=right|0,185|| align=right|14,08|| align=right|4,335||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32327)||2000 QA63|| align=right|13,8|| align=right|3,063|| align=right|0,139|| align=right|8,77|| align=right|5,360||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32328)||2000 QW63|| align=right|13,5|| align=right|2,618|| align=right|0,230|| align=right|11,34|| align=right|4,235||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32329)||2000 QJ64|| align=right|13,2|| align=right|3,152|| align=right|0,129|| align=right|11,89|| align=right|5,594||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32330)||2000 QK64|| align=right|13,4|| align=right|3,006|| align=right|0,129|| align=right|9,81|| align=right|5,211||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32331)||2000 QK65|| align=right|13,1|| align=right|3,186|| align=right|0,147|| align=right|10,79|| align=right|5,687||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32332)||2000 QV69|| align=right|14,3|| align=right|3,417|| align=right|0,057|| align=right|4,36|| align=right|6,314||MBA||30. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32333)||2000 QQ71|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,120|| align=right|2,15|| align=right|5,655||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32334)||2000 QM77|| align=right|14,1|| align=right|3,079|| align=right|0,128|| align=right|1,01|| align=right|5,401||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32335)||2000 QO82|| align=right|14,0|| align=right|3,054|| align=right|0,036|| align=right|2,52|| align=right|5,335||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32336)||2000 QB86|| align=right|13,9|| align=right|2,740|| align=right|0,083|| align=right|4,71|| align=right|4,535||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32337)||2000 QM87|| align=right|13,9|| align=right|3,170|| align=right|0,094|| align=right|5,41|| align=right|5,642||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32338)||2000 QS87|| align=right|13,2|| align=right|3,234|| align=right|0,083|| align=right|22,55|| align=right|5,816||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32339)||2000 QA88|| align=right|11,2|| align=right|5,224|| align=right|0,112|| align=right|18,90|| align=right|11,94||JUT||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32340)||2000 QY88|| align=right|14,0|| align=right|2,695|| align=right|0,117|| align=right|4,17|| align=right|4,425||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32341)||2000 QG89|| align=right|15,0|| align=right|2,278|| align=right|0,061|| align=right|5,73|| align=right|3,437||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32342)||2000 QE90|| align=right|14,7|| align=right|2,311|| align=right|0,124|| align=right|4,84|| align=right|3,512||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32343)||2000 QD92|| align=right|13,6|| align=right|2,774|| align=right|0,096|| align=right|8,49|| align=right|4,619||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32344)||2000 QV94|| align=right|14,2|| align=right|3,110|| align=right|0,055|| align=right|9,43|| align=right|5,483||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32345)||2000 QF99|| align=right|13,4|| align=right|3,467|| align=right|0,040|| align=right|4,95|| align=right|6,454||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32346)||2000 QS99|| align=right|13,9|| align=right|2,644|| align=right|0,049|| align=right|6,16|| align=right|4,299||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32347)||2000 QK101|| align=right|13,8|| align=right|2,963|| align=right|0,051|| align=right|11,08|| align=right|5,100||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32348)||2000 QL103|| align=right|12,7|| align=right|2,710|| align=right|0,128|| align=right|9,88|| align=right|4,460||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32349)||2000 QA109|| align=right|14,7|| align=right|2,561|| align=right|0,076|| align=right|7,05|| align=right|4,097||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32350)||2000 QP115|| align=right|13,8|| align=right|3,084|| align=right|0,054|| align=right|9,25|| align=right|5,414||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32351)||2000 QH116|| align=right|13,6|| align=right|3,048|| align=right|0,170|| align=right|2,14|| align=right|5,322||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32352)||2000 QT116|| align=right|14,0|| align=right|2,898|| align=right|0,136|| align=right|3,69|| align=right|4,932||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32353)||2000 QX118|| align=right|12,8|| align=right|3,143|| align=right|0,092|| align=right|10,55|| align=right|5,572||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32354)||2000 QN119|| align=right|13,4|| align=right|3,144|| align=right|0,073|| align=right|9,47|| align=right|5,573||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32355)||2000 QA122|| align=right|12,8|| align=right|2,588|| align=right|0,126|| align=right|12,13|| align=right|4,163||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32356)||2000 QM124|| align=right|11,7|| align=right|5,217|| align=right|0,155|| align=right|12,67|| align=right|11,92||JUT||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32357)||2000 QR124|| align=right|14,5|| align=right|2,409|| align=right|0,134|| align=right|5,75|| align=right|3,738||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32358)||2000 QS124|| align=right|13,6|| align=right|3,119|| align=right|0,073|| align=right|18,05|| align=right|5,507||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32359)||2000 QZ128|| align=right|14,0|| align=right|2,579|| align=right|0,132|| align=right|4,34|| align=right|4,142||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32360)||2000 QV133|| align=right|14,0|| align=right|3,087|| align=right|0,205|| align=right|2,80|| align=right|5,423||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32361)||2000 QF135|| align=right|12,8|| align=right|3,016|| align=right|0,064|| align=right|14,88|| align=right|5,237||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32362)||2000 QS136|| align=right|14,3|| align=right|3,047|| align=right|0,050|| align=right|10,41|| align=right|5,318||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32363)||2000 QX136|| align=right|14,0|| align=right|2,542|| align=right|0,180|| align=right|6,61|| align=right|4,052||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32364)||2000 QS137|| align=right|13,9|| align=right|3,095|| align=right|0,120|| align=right|5,37|| align=right|5,445||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32365)||2000 QV138|| align=right|13,6|| align=right|3,050|| align=right|0,124|| align=right|5,57|| align=right|5,327||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32366)||2000 QA142|| align=right|13,9|| align=right|2,419|| align=right|0,175|| align=right|6,93|| align=right|3,761||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32367)||2000 QL144|| align=right|14,0|| align=right|2,892|| align=right|0,083|| align=right|5,06|| align=right|4,917||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32368)||2000 QS146|| align=right|13,8|| align=right|3,051|| align=right|0,117|| align=right|10,66|| align=right|5,328||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32369)||2000 QQ149|| align=right|12,8|| align=right|3,181|| align=right|0,049|| align=right|13,62|| align=right|5,672||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32370)||2000 QY151|| align=right|12,3|| align=right|5,132|| align=right|0,057|| align=right|7,38|| align=right|11,63||JUT||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32371)||2000 QM154|| align=right|14,0|| align=right|2,768|| align=right|0,128|| align=right|8,52|| align=right|4,604||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32372)||2000 QL159|| align=right|13,9|| align=right|3,002|| align=right|0,105|| align=right|9,72|| align=right|5,200||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32373)||2000 QZ168|| align=right|14,1|| align=right|3,171|| align=right|0,081|| align=right|8,32|| align=right|5,647||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32374)||2000 QK169|| align=right|13,4|| align=right|3,185|| align=right|0,039|| align=right|5,83|| align=right|5,682||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32375)||2000 QM169|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,020|| align=right|9,07|| align=right|5,114||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32376)||2000 QP169|| align=right|13,0|| align=right|2,604|| align=right|0,089|| align=right|13,84|| align=right|4,201||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32377)||2000 QP170|| align=right|14,1|| align=right|3,182|| align=right|0,032|| align=right|5,07|| align=right|5,676||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32378)||2000 QB173|| align=right|14,4|| align=right|2,816|| align=right|0,057|| align=right|7,63|| align=right|4,724||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32379)||2000 QR177|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,103|| align=right|3,93|| align=right|4,616||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32380)||2000 QE184|| align=right|13,7|| align=right|2,978|| align=right|0,057|| align=right|10,44|| align=right|5,139||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32381)||2000 QP185|| align=right|14,4|| align=right|2,815|| align=right|0,033|| align=right|7,37|| align=right|4,722||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32382)||2000 QE187|| align=right|13,5|| align=right|3,124|| align=right|0,138|| align=right|11,99|| align=right|5,522||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32383)||2000 QG188|| align=right|14,5|| align=right|2,682|| align=right|0,136|| align=right|13,01|| align=right|4,391||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32384)||2000 QQ190|| align=right|14,3|| align=right|2,784|| align=right|0,138|| align=right|9,31|| align=right|4,644||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32385)||2000 QU191|| align=right|12,8|| align=right|2,767|| align=right|0,243|| align=right|10,10|| align=right|4,601||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32386)||2000 QB192|| align=right|13,6|| align=right|3,148|| align=right|0,128|| align=right|16,63|| align=right|5,584||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32387)||2000 QR193|| align=right|14,1|| align=right|3,182|| align=right|0,128|| align=right|5,93|| align=right|5,676||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32388)||2000 QU201|| align=right|13,7|| align=right|3,040|| align=right|0,104|| align=right|11,40|| align=right|5,300||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32389)||2000 QJ202|| align=right|15,1|| align=right|3,108|| align=right|0,140|| align=right|2,76|| align=right|5,477||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32390)||2000 QA203|| align=right|12,9|| align=right|2,582|| align=right|0,136|| align=right|9,36|| align=right|4,149||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32391)||2000 QO203|| align=right|13,5|| align=right|3,093|| align=right|0,115|| align=right|5,15|| align=right|5,438||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32392)||2000 QF207|| align=right|13,2|| align=right|3,037|| align=right|0,065|| align=right|9,90|| align=right|5,292||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32393)||2000 QT209|| align=right|14,5|| align=right|3,171|| align=right|0,052|| align=right|1,16|| align=right|5,645||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32394)||2000 QL210|| align=right|14,3|| align=right|3,493|| align=right|0,104|| align=right|10,54|| align=right|6,526||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32395)||2000 QV213|| align=right|12,0|| align=right|3,991|| align=right|0,140|| align=right|5,37|| align=right|7,973||HLD||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32396)||2000 QY213|| align=right|11,9|| align=right|5,238|| align=right|0,128|| align=right|3,93|| align=right|11,99||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32397)||2000 QL214|| align=right|11,2|| align=right|5,264|| align=right|0,008|| align=right|5,60|| align=right|12,08||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32398)||2000 QT218|| align=right|14,4|| align=right|3,181|| align=right|0,106|| align=right|5,64|| align=right|5,673||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32399)||2000 QA219|| align=right|14,5|| align=right|2,915|| align=right|0,075|| align=right|1,01|| align=right|4,976||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32400)||2000 QK220|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,057|| align=right|10,76|| align=right|5,417||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32401)||2000 QO226|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,077|| align=right|9,33|| align=right|5,384||MBA||31. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32402)||2000 QF231|| align=right|13,7|| align=right|2,793|| align=right|0,241|| align=right|8,45|| align=right|4,666||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32403)||2000 QK249|| align=right|13,8|| align=right|3,169|| align=right|0,090|| align=right|5,59|| align=right|5,640||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32404)||2000 RN|| align=right|13,2|| align=right|2,660|| align=right|0,097|| align=right|14,07|| align=right|4,337||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32405)||2000 RD1|| align=right|14,4|| align=right|2,390|| align=right|0,086|| align=right|6,89|| align=right|3,695||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32406)||2000 RE1|| align=right|14,1|| align=right|2,806|| align=right|0,055|| align=right|1,00|| align=right|4,698||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32407)||2000 RT1|| align=right|13,9|| align=right|2,845|| align=right|0,051|| align=right|1,21|| align=right|4,797||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32408)||2000 RU12|| align=right|13,7|| align=right|3,054|| align=right|0,057|| align=right|10,18|| align=right|5,335||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32409)||2000 RR16|| align=right|13,9|| align=right|2,658|| align=right|0,149|| align=right|7,62|| align=right|4,333||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32410)||2000 RH19|| align=right|13,9|| align=right|2,999|| align=right|0,073|| align=right|9,31|| align=right|5,194||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32411)||2000 RY24|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,051|| align=right|15,71|| align=right|5,501||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32412)||2000 RW25|| align=right|12,5|| align=right|2,990|| align=right|0,071|| align=right|9,01|| align=right|5,169||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32413)||2000 RR26|| align=right|13,4|| align=right|2,989|| align=right|0,063|| align=right|9,02|| align=right|5,168||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32414)||2000 RT29|| align=right|12,7|| align=right|2,980|| align=right|0,077|| align=right|8,73|| align=right|5,142||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32415)||2000 RH30|| align=right|13,5|| align=right|2,963|| align=right|0,055|| align=right|9,41|| align=right|5,099||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32416)||2000 RS31|| align=right|13,4|| align=right|3,171|| align=right|0,096|| align=right|9,03|| align=right|5,645||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32417)||2000 RK32|| align=right|13,8|| align=right|3,042|| align=right|0,042|| align=right|8,56|| align=right|5,305||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32418)||2000 RD33|| align=right|13,8|| align=right|2,771|| align=right|0,216|| align=right|7,71|| align=right|4,612||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32419)||2000 RY33|| align=right|13,5|| align=right|2,572|| align=right|0,181|| align=right|6,56|| align=right|4,124||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32420)||2000 RS40|| align=right|11,3|| align=right|5,348|| align=right|0,067|| align=right|13,85|| align=right|12,37||JUT||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32421)||2000 RB41|| align=right|13,8|| align=right|2,918|| align=right|0,096|| align=right|9,41|| align=right|4,984||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32422)||2000 RO42|| align=right|13,2|| align=right|2,976|| align=right|0,058|| align=right|9,03|| align=right|5,134||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32423)||2000 RO43|| align=right|13,1|| align=right|3,042|| align=right|0,116|| align=right|7,10|| align=right|5,306||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32424)||2000 RY62|| align=right|14,8|| align=right|2,486|| align=right|0,101|| align=right|5,92|| align=right|3,920||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32425)||2000 RL64|| align=right|14,6|| align=right|2,703|| align=right|0,150|| align=right|14,29|| align=right|4,443||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32426)||2000 RP68|| align=right|14,4|| align=right|2,564|| align=right|0,253|| align=right|12,36|| align=right|4,105||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32427)||2000 RU68|| align=right|13,6|| align=right|3,068|| align=right|0,189|| align=right|3,68|| align=right|5,372||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32428)||2000 RC75|| align=right|14,7|| align=right|2,485|| align=right|0,088|| align=right|6,76|| align=right|3,916||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32429)||2000 RP83|| align=right|13,8|| align=right|3,238|| align=right|0,046|| align=right|8,03|| align=right|5,825||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32430)||2000 RQ83|| align=right|11,5|| align=right|5,310|| align=right|0,054|| align=right|6,78|| align=right|12,24||JUT||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32431)||2000 RC84|| align=right|13,9|| align=right|3,144|| align=right|0,081|| align=right|9,41|| align=right|5,573||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32432)||2000 RT86|| align=right|13,6|| align=right|3,178|| align=right|0,097|| align=right|4,71|| align=right|5,664||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32433)||2000 RF92|| align=right|12,8|| align=right|3,384|| align=right|0,048|| align=right|4,96|| align=right|6,223||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32434)||2000 RW96|| align=right|11,3|| align=right|5,202|| align=right|0,147|| align=right|23,48|| align=right|11,87||JUT||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32435)||2000 RZ96|| align=right|10,7|| align=right|5,262|| align=right|0,127|| align=right|21,71|| align=right|12,08||JUT||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32436)||2000 RQ97|| align=right|12,9|| align=right|2,679|| align=right|0,046|| align=right|21,12|| align=right|4,384||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32437)||2000 RR97|| align=right|10,8|| align=right|5,219|| align=right|0,123|| align=right|23,10|| align=right|11,92||JUT||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32438)||2000 RW98|| align=right|12,8|| align=right|3,211|| align=right|0,116|| align=right|12,78|| align=right|5,754||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32439)||2000 RO99|| align=right|13,6|| align=right|3,030|| align=right|0,117|| align=right|12,91|| align=right|5,273||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32440)||2000 RC100|| align=right|11,1|| align=right|5,117|| align=right|0,025|| align=right|31,43|| align=right|11,58||JUT||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32441)||2000 RO100|| align=right|12,7|| align=right|2,634|| align=right|0,129|| align=right|26,76|| align=right|4,273||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32442)||2000 RS100|| align=right|12,5|| align=right|3,142|| align=right|0,116|| align=right|15,99|| align=right|5,567||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32443)||2000 RD101|| align=right|13,8|| align=right|2,582|| align=right|0,136|| align=right|15,31|| align=right|4,149||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32444)||2000 RL101|| align=right|12,8|| align=right|3,213|| align=right|0,110|| align=right|13,56|| align=right|5,759||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32445)||2000 RC104|| align=right|12,8|| align=right|2,630|| align=right|0,151|| align=right|10,82|| align=right|4,264||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32446)||2000 SY5|| align=right|13,8|| align=right|2,633|| align=right|0,149|| align=right|12,75|| align=right|4,271||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32447)||2000 SG6|| align=right|14,0|| align=right|3,189|| align=right|0,189|| align=right|18,76|| align=right|5,694||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32448)||2000 SD12|| align=right|12,8|| align=right|3,237|| align=right|0,124|| align=right|14,05|| align=right|5,824||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32449)||2000 SR16|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,120|| align=right|8,90|| align=right|3,502||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32450)||2000 SH25|| align=right|13,0|| align=right|3,206|| align=right|0,102|| align=right|24,48|| align=right|5,739||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32451)||2000 SP25|| align=right|11,5|| align=right|5,264|| align=right|0,098|| align=right|19,67|| align=right|12,08||JUT||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32452)||2000 SC39|| align=right|13,9|| align=right|2,803|| align=right|0,210|| align=right|8,74|| align=right|4,691||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32453)||2000 SF42|| align=right|12,9|| align=right|3,072|| align=right|0,069|| align=right|10,88|| align=right|5,383||MBA||26. září 2000||Fukuchiyama||Fukuchiyama
|-
|(32454)||2000 SD50|| align=right|14,5|| align=right|3,224|| align=right|0,100|| align=right|4,08|| align=right|5,788||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32455)||2000 SW60|| align=right|13,0|| align=right|3,957|| align=right|0,166|| align=right|8,96|| align=right|7,872||HLD||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32456)||2000 SH72|| align=right|12,8|| align=right|3,110|| align=right|0,166|| align=right|16,89|| align=right|5,483||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32457)||2000 SZ85|| align=right|13,7|| align=right|3,007|| align=right|0,064|| align=right|11,38|| align=right|5,215||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32458)||2000 SF87|| align=right|13,7|| align=right|2,454|| align=right|0,234|| align=right|12,24|| align=right|3,843||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32459)||2000 SK87|| align=right|13,9|| align=right|2,623|| align=right|0,243|| align=right|12,48|| align=right|4,247||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32460)||2000 SY92|| align=right|11,7|| align=right|3,955|| align=right|0,307|| align=right|11,00|| align=right|7,865||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32461)||2000 SP93|| align=right|11,5|| align=right|5,158|| align=right|0,068|| align=right|30,88|| align=right|11,72||JUT||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32462)||2000 SU112|| align=right|14,2|| align=right|3,162|| align=right|0,150|| align=right|0,90|| align=right|5,622||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32463)||2000 SO129|| align=right|13,8|| align=right|3,192|| align=right|0,091|| align=right|17,15|| align=right|5,702||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32464)||2000 SB132|| align=right|11,2|| align=right|5,205|| align=right|0,020|| align=right|25,29|| align=right|11,88||JUT||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32465)||2000 SM141|| align=right|13,3|| align=right|2,963|| align=right|0,060|| align=right|9,31|| align=right|5,100||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32466)||2000 SN153|| align=right|13,3|| align=right|2,640|| align=right|0,246|| align=right|16,11|| align=right|4,289||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32467)||2000 SL174|| align=right|11,7|| align=right|5,120|| align=right|0,034|| align=right|29,88|| align=right|11,59||JUT||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32468)||2000 SS176|| align=right|13,2|| align=right|2,693|| align=right|0,161|| align=right|12,50|| align=right|4,419||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32469)||2000 SL188|| align=right|13,3|| align=right|2,792|| align=right|0,151|| align=right|8,93|| align=right|4,663||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(32470)||2000 SD190|| align=right|14,2|| align=right|3,191|| align=right|0,048|| align=right|11,52|| align=right|5,698||MBA||23. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32471)||2000 SK205|| align=right|12,4|| align=right|5,205|| align=right|0,046|| align=right|2,68|| align=right|11,88||JUT||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32472)||2000 SC210|| align=right|13,8|| align=right|3,044|| align=right|0,081|| align=right|11,04|| align=right|5,311||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32473)||2000 SG210|| align=right|13,5|| align=right|2,644|| align=right|0,099|| align=right|9,71|| align=right|4,299||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32474)||2000 SP212|| align=right|12,3|| align=right|3,222|| align=right|0,103|| align=right|13,08|| align=right|5,781||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32475)||2000 SD234|| align=right|10,3|| align=right|5,225|| align=right|0,095|| align=right|30,66|| align=right|11,95||JUT||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32476)||2000 SP237|| align=right|13,3|| align=right|3,032|| align=right|0,015|| align=right|10,53|| align=right|5,279||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32477)||2000 SV238|| align=right|13,2|| align=right|3,106|| align=right|0,104|| align=right|15,13|| align=right|5,474||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32478)||2000 SV289|| align=right|11,7|| align=right|5,241|| align=right|0,167|| align=right|9,66|| align=right|12,00||JUT||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32479)||2000 SL312|| align=right|12,7|| align=right|2,573|| align=right|0,191|| align=right|14,20|| align=right|4,127||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32480)||2000 SG348|| align=right|11,1|| align=right|5,262|| align=right|0,091|| align=right|21,58|| align=right|12,07||JUT||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32481)||2000 SF352|| align=right|13,9|| align=right|3,062|| align=right|0,089|| align=right|10,37|| align=right|5,358||MBA||30. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32482)||2000 ST354|| align=right|10,3|| align=right|5,147|| align=right|0,026|| align=right|12,15|| align=right|11,68||JUT||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32483)||2000 SM362|| align=right|14,1|| align=right|3,058|| align=right|0,086|| align=right|12,84|| align=right|5,346||MBA||19. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32484)||2000 TV29|| align=right|12,7|| align=right|2,579|| align=right|0,190|| align=right|16,88|| align=right|4,141||MBA||4. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32485)||2000 TY44|| align=right|13,1|| align=right|3,144|| align=right|0,122|| align=right|14,35|| align=right|5,575||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32486)||2000 TY56|| align=right|12,7|| align=right|3,061|| align=right|0,129|| align=right|12,11|| align=right|5,354||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32487)||2000 TM61|| align=right|13,3|| align=right|3,018|| align=right|0,132|| align=right|12,23|| align=right|5,242||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32488)||2000 TF64|| align=right|13,8|| align=right|3,060|| align=right|0,045|| align=right|11,77|| align=right|5,353||MBA||5. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32489)||2000 UG17|| align=right|13,7|| align=right|3,001|| align=right|0,032|| align=right|10,17|| align=right|5,198||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32490)||2000 UU27|| align=right|13,4|| align=right|2,598|| align=right|0,038|| align=right|11,53|| align=right|4,187||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32491)||2000 UU107|| align=right|13,5|| align=right|2,700|| align=right|0,125|| align=right|14,81|| align=right|4,436||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32492)||2000 VJ15|| align=right|13,1|| align=right|2,791|| align=right|0,221|| align=right|10,58|| align=right|4,661||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32493)||2000 WR3|| align=right|13,4|| align=right|2,670|| align=right|0,131|| align=right|13,52|| align=right|4,362||MBA||18. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32494)||2000 WY125|| align=right|13,0|| align=right|2,999|| align=right|0,079|| align=right|11,09|| align=right|5,194||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32495)||2000 WT171|| align=right|13,1|| align=right|2,688|| align=right|0,149|| align=right|13,81|| align=right|4,407||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32496)||2000 WX182|| align=right|9,8|| align=right|5,232|| align=right|0,078|| align=right|30,52|| align=right|11,97||JUT||18. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32497)||2000 XF18|| align=right|12,6|| align=right|2,676|| align=right|0,179|| align=right|13,08|| align=right|4,377||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32498)||2000 XX37|| align=right|11,3|| align=right|5,247|| align=right|0,095|| align=right|26,27|| align=right|12,02||JUT||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32499)||2000 YS11|| align=right|10,2|| align=right|5,212|| align=right|0,161|| align=right|16,76|| align=right|11,90||JUT||19. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(32500)||2000 YV76|| align=right|14,3|| align=right|2,590|| align=right|0,216|| align=right|1,99|| align=right|4,167||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32501)||2000 YV135|| align=right|11,1|| align=right|5,204|| align=right|0,068|| align=right|32,14|| align=right|11,88||JUT||22. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(32502)||2001 BG77|| align=right|14,2|| align=right|3,069|| align=right|0,077|| align=right|14,58|| align=right|5,375||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32503)||2001 FN57|| align=right|12,9|| align=right|2,543|| align=right|0,132|| align=right|15,21|| align=right|4,054||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32504)||2001 HP8|| align=right|14,8|| align=right|1,953|| align=right|0,113|| align=right|23,91|| align=right|2,729||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32505)||2001 KF17|| align=right|12,7|| align=right|2,565|| align=right|0,117|| align=right|14,23|| align=right|4,107||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32506)||2001 KP30|| align=right|15,1|| align=right|2,475|| align=right|0,161|| align=right|12,09|| align=right|3,892||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32507)||2001 LR15|| align=right|13,8|| align=right|2,793|| align=right|0,208|| align=right|9,33|| align=right|4,667||MBA||12. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(32508)||2001 MR11|| align=right|13,7|| align=right|3,084|| align=right|0,315|| align=right|17,21|| align=right|5,415||MBA||19. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(32509)||2001 MW29|| align=right|12,9|| align=right|2,762|| align=right|0,130|| align=right|12,52|| align=right|4,590||MBA||28. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(32510)||2001 NS|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,202|| align=right|2,67|| align=right|3,620||MBA||12. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32511)||2001 NX17|| align=right|12,7|| align=right|5,050|| align=right|0,429|| align=right|8,94|| align=right|11,35||MBA||9. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32512)||2001 OM14|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,213|| align=right|2,93|| align=right|4,273||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32513)||2001 OL31|| align=right|10,9|| align=right|5,236|| align=right|0,060|| align=right|25,33|| align=right|11,98||JUT||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(32514)||2001 OK34|| align=right|13,4|| align=right|2,667|| align=right|0,228|| align=right|11,70|| align=right|4,355||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(32515)||2001 OU42|| align=right|14,7|| align=right|2,386|| align=right|0,131|| align=right|9,62|| align=right|3,684||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(32516)||2001 OH46|| align=right|14,5|| align=right|2,303|| align=right|0,103|| align=right|6,54|| align=right|3,495||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32517)||2001 OA54|| align=right|13,2|| align=right|2,714|| align=right|0,155|| align=right|13,87|| align=right|4,469||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(32518)||2001 OZ69|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,266|| align=right|4,86|| align=right|4,147||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32519)||2001 OB73|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,182|| align=right|2,44|| align=right|3,776||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32520)||2001 OG73|| align=right|13,4|| align=right|2,765|| align=right|0,157|| align=right|9,48|| align=right|4,596||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32521)||2001 OR80|| align=right|12,9|| align=right|2,754|| align=right|0,154|| align=right|13,15|| align=right|4,570||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32522)||2001 OE81|| align=right|14,5|| align=right|2,377|| align=right|0,124|| align=right|6,00|| align=right|3,663||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32523)||2001 OY82|| align=right|12,1|| align=right|3,169|| align=right|0,054|| align=right|10,60|| align=right|5,640||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(32524)||2001 OC85|| align=right|13,5|| align=right|3,197|| align=right|0,164|| align=right|3,45|| align=right|5,715||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32525)||2001 OZ85|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,225|| align=right|1,53|| align=right|3,666||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32526)||2001 OD98|| align=right|12,8|| align=right|2,996|| align=right|0,070|| align=right|9,73|| align=right|5,186||MBA||25. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(32527)||2001 OS104|| align=right|13,3|| align=right|2,785|| align=right|0,084|| align=right|4,04|| align=right|4,647||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32528)||2001 OZ105|| align=right|12,4|| align=right|3,156|| align=right|0,108|| align=right|12,39|| align=right|5,605||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32529)||2001 PD7|| align=right|14,4|| align=right|2,794|| align=right|0,230|| align=right|7,87|| align=right|4,669||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(32530)||2001 PW12|| align=right|14,9|| align=right|2,343|| align=right|0,219|| align=right|13,31|| align=right|3,585||MBA||12. srpna 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(32531)||2001 PG13|| align=right|13,3|| align=right|2,688|| align=right|0,152|| align=right|12,27|| align=right|4,406||MBA||13. srpna 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(32532) Thereus||2001 PT13|| align=right|9,0|| align=right|10,62|| align=right|0,199|| align=right|20,39|| align=right|34,59||CNT||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(32533)||2001 PS29|| align=right|14,7|| align=right|2,332|| align=right|0,128|| align=right|7,43|| align=right|3,561||MBA||11. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32534)||2001 PL37|| align=right|12,4|| align=right|3,204|| align=right|0,134|| align=right|17,82|| align=right|5,735||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(32535)||2001 PZ40|| align=right|14,9|| align=right|2,723|| align=right|0,140|| align=right|8,62|| align=right|4,493||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(32536)||2001 PD41|| align=right|11,8|| align=right|3,111|| align=right|0,044|| align=right|9,05|| align=right|5,486||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(32537)||2001 PH43|| align=right|16,4|| align=right|2,357|| align=right|0,128|| align=right|5,09|| align=right|3,618||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(32538)||2001 PB44|| align=right|16,0|| align=right|2,635|| align=right|0,148|| align=right|1,22|| align=right|4,276||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(32539)||2001 PD59|| align=right|13,5|| align=right|2,757|| align=right|0,215|| align=right|14,26|| align=right|4,576||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(32540)||2001 PN62|| align=right|13,4|| align=right|3,170|| align=right|0,137|| align=right|17,21|| align=right|5,643||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(32541)||2001 QF2|| align=right|14,1|| align=right|2,301|| align=right|0,124|| align=right|6,99|| align=right|3,491||MBA||17. srpna 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(32542)||2001 QK7|| align=right|12,9|| align=right|3,953|| align=right|0,090|| align=right|1,17|| align=right|7,860||HLD||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32543)||2001 QL11|| align=right|15,3|| align=right|2,539|| align=right|0,234|| align=right|1,86|| align=right|4,045||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32544)||2001 QY11|| align=right|14,8|| align=right|2,405|| align=right|0,101|| align=right|6,61|| align=right|3,729||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32545)||2001 QV13|| align=right|13,4|| align=right|2,802|| align=right|0,172|| align=right|8,98|| align=right|4,689||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32546)||2001 QE14|| align=right|13,8|| align=right|3,149|| align=right|0,151|| align=right|0,09|| align=right|5,587||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32547)||2001 QW14|| align=right|15,3|| align=right|2,236|| align=right|0,190|| align=right|3,00|| align=right|3,342||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32548)||2001 QU18|| align=right|14,0|| align=right|3,002|| align=right|0,118|| align=right|10,60|| align=right|5,202||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32549)||2001 QA19|| align=right|15,4|| align=right|2,563|| align=right|0,161|| align=right|1,00|| align=right|4,104||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32550)||2001 QT19|| align=right|14,3|| align=right|2,474|| align=right|0,147|| align=right|5,61|| align=right|3,891||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32551)||2001 QF22|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,232|| align=right|1,60|| align=right|3,658||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32552)||2001 QU23|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,191|| align=right|7,92|| align=right|3,538||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32553)||2001 QC27|| align=right|12,7|| align=right|3,345|| align=right|0,076|| align=right|7,21|| align=right|6,118||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32554)||2001 QZ28|| align=right|13,8|| align=right|2,899|| align=right|0,226|| align=right|7,97|| align=right|4,935||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32555)||2001 QZ29|| align=right|12,9|| align=right|2,662|| align=right|0,325|| align=right|12,69|| align=right|4,342||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32556)||2001 QH30|| align=right|14,3|| align=right|2,343|| align=right|0,089|| align=right|5,71|| align=right|3,586||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32557)||2001 QT30|| align=right|13,9|| align=right|2,872|| align=right|0,094|| align=right|1,09|| align=right|4,866||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32558)||2001 QV30|| align=right|12,2|| align=right|3,220|| align=right|0,043|| align=right|22,23|| align=right|5,777||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32559)||2001 QN31|| align=right|14,7|| align=right|2,395|| align=right|0,215|| align=right|3,40|| align=right|3,705||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32560)||2001 QV31|| align=right|13,7|| align=right|2,469|| align=right|0,129|| align=right|9,09|| align=right|3,880||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32561)||2001 QE38|| align=right|14,9|| align=right|2,600|| align=right|0,175|| align=right|3,11|| align=right|4,191||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32562)||2001 QA45|| align=right|15,0|| align=right|2,705|| align=right|0,096|| align=right|3,92|| align=right|4,449||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32563)||2001 QA53|| align=right|14,4|| align=right|2,889|| align=right|0,091|| align=right|3,35|| align=right|4,909||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32564) Glass||2001 QM68|| align=right|14,4|| align=right|2,631|| align=right|0,170|| align=right|11,53|| align=right|4,267||MBA||20. srpna 2001||Terre Haute||C. Wolfe
|-
|(32565)||2001 QC69|| align=right|13,6|| align=right|2,565|| align=right|0,165|| align=right|13,15|| align=right|4,107||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32566)||2001 QC70|| align=right|13,4|| align=right|3,064|| align=right|0,098|| align=right|9,88|| align=right|5,363||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32567)||2001 QQ70|| align=right|13,1|| align=right|2,787|| align=right|0,123|| align=right|8,45|| align=right|4,652||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32568)||2001 QD71|| align=right|15,1|| align=right|2,375|| align=right|0,258|| align=right|5,12|| align=right|3,659||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32569) Deming||2001 QW71|| align=right|12,5|| align=right|2,861|| align=right|0,137|| align=right|15,05|| align=right|4,837||MBA||20. srpna 2001||Terre Haute||C. Wolfe
|-
|(32570) Peruindiana||2001 QZ71|| align=right|13,1|| align=right|2,594|| align=right|0,219|| align=right|11,72|| align=right|4,176||MBA||20. srpna 2001||Terre Haute||C. Wolfe
|-
|(32571) Brayton||2001 QA72|| align=right|12,8|| align=right|3,138|| align=right|0,246|| align=right|6,74|| align=right|5,558||MBA||20. srpna 2001||Terre Haute||C. Wolfe
|-
|(32572)||2001 QR74|| align=right|14,6|| align=right|2,354|| align=right|0,260|| align=right|9,65|| align=right|3,611||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32573)||2001 QD75|| align=right|14,2|| align=right|2,901|| align=right|0,098|| align=right|1,93|| align=right|4,941||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32574)||2001 QM78|| align=right|13,4|| align=right|3,060|| align=right|0,193|| align=right|15,83|| align=right|5,353||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32575)||2001 QY78|| align=right|15,1|| align=right|2,224|| align=right|0,339|| align=right|2,23|| align=right|3,316||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32576)||2001 QK79|| align=right|13,8|| align=right|3,103|| align=right|0,021|| align=right|9,75|| align=right|5,465||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32577)||2001 QC87|| align=right|13,5|| align=right|2,542|| align=right|0,131|| align=right|12,46|| align=right|4,053||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(32578)||2001 QY88|| align=right|12,9|| align=right|3,085|| align=right|0,150|| align=right|9,20|| align=right|5,417||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32579)||2001 QJ97|| align=right|14,4|| align=right|2,361|| align=right|0,120|| align=right|6,19|| align=right|3,627||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32580)||2001 QY97|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,109|| align=right|6,99|| align=right|3,396||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32581)||2001 QW98|| align=right|14,6|| align=right|2,236|| align=right|0,267|| align=right|6,97|| align=right|3,342||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32582)||2001 QW101|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,199|| align=right|1,78|| align=right|3,603||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32583)||2001 QZ101|| align=right|13,1|| align=right|2,593|| align=right|0,043|| align=right|22,50|| align=right|4,175||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32584)||2001 QW105|| align=right|14,4|| align=right|2,658|| align=right|0,071|| align=right|21,34|| align=right|4,334||MBA||18. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32585)||2001 QQ107|| align=right|14,5|| align=right|2,249|| align=right|0,085|| align=right|4,87|| align=right|3,373||MBA||18. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32586)||2001 QQ116|| align=right|12,8|| align=right|2,904|| align=right|0,104|| align=right|9,21|| align=right|4,949||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32587)||2001 QO117|| align=right|14,7|| align=right|2,529|| align=right|0,207|| align=right|6,17|| align=right|4,021||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32588)||2001 QD124|| align=right|16,1|| align=right|2,180|| align=right|0,136|| align=right|2,63|| align=right|3,218||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32589)||2001 QR127|| align=right|13,8|| align=right|3,048|| align=right|0,310|| align=right|8,33|| align=right|5,319||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32590)||2001 QF130|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,139|| align=right|5,58|| align=right|3,521||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32591)||2001 QV134|| align=right|12,8|| align=right|3,000|| align=right|0,073|| align=right|8,78|| align=right|5,194||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32592)||2001 QR135|| align=right|12,7|| align=right|2,711|| align=right|0,139|| align=right|10,81|| align=right|4,463||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32593)||2001 QK138|| align=right|14,9|| align=right|2,371|| align=right|0,100|| align=right|5,13|| align=right|3,649||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32594)||2001 QV141|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,014|| align=right|2,67|| align=right|4,181||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32595)||2001 QA150|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,121|| align=right|7,60|| align=right|3,611||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(32596)||2001 QS154|| align=right|15,7|| align=right|2,419|| align=right|0,138|| align=right|6,22|| align=right|3,762||MBA||29. srpna 2001||Kleť||Klet
|-
|(32597)||2001 QC157|| align=right|15,5|| align=right|2,995|| align=right|0,194|| align=right|6,02|| align=right|5,183||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32598)||2001 QN159|| align=right|14,5|| align=right|2,779|| align=right|0,011|| align=right|1,65|| align=right|4,631||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32599)||2001 QL160|| align=right|14,7|| align=right|2,757|| align=right|0,085|| align=right|1,83|| align=right|4,577||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32600)||2001 QF173|| align=right|13,5|| align=right|3,003|| align=right|0,048|| align=right|11,92|| align=right|5,204||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32601)||2001 QA181|| align=right|13,8|| align=right|3,084|| align=right|0,278|| align=right|3,40|| align=right|5,414||MBA||26. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(32602)||2001 QE185|| align=right|12,1|| align=right|2,997|| align=right|0,062|| align=right|9,75|| align=right|5,188||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32603)||2001 QL199|| align=right|14,3|| align=right|2,960|| align=right|0,079|| align=right|8,59|| align=right|5,092||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32604)||2001 QP212|| align=right|16,2|| align=right|2,436|| align=right|0,197|| align=right|1,52|| align=right|3,802||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32605)||2001 QM213|| align=right|14,3|| align=right|2,997|| align=right|0,215|| align=right|5,50|| align=right|5,187||MBA||23. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(32606)||2001 QY217|| align=right|14,3|| align=right|2,962|| align=right|0,040|| align=right|1,65|| align=right|5,098||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32607)||2001 QH220|| align=right|13,6|| align=right|2,533|| align=right|0,202|| align=right|8,79|| align=right|4,031||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32608)||2001 QA231|| align=right|15,6|| align=right|2,287|| align=right|0,112|| align=right|5,07|| align=right|3,458||MBA||24. srpna 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(32609)||2001 QF243|| align=right|14,4|| align=right|3,016|| align=right|0,200|| align=right|1,54|| align=right|5,236||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32610)||2001 QA245|| align=right|14,1|| align=right|2,950|| align=right|0,020|| align=right|1,79|| align=right|5,066||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32611)||2001 QB253|| align=right|14,5|| align=right|2,869|| align=right|0,008|| align=right|3,24|| align=right|4,859||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32612)||2001 QA256|| align=right|14,6|| align=right|2,443|| align=right|0,095|| align=right|7,53|| align=right|3,818||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32613)||2001 QU265|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,165|| align=right|1,88|| align=right|3,529||MBA||27. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(32614)||2001 QY266|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,079|| align=right|7,33|| align=right|3,671||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32615)||2001 QU277|| align=right|10,5|| align=right|5,217|| align=right|0,032|| align=right|17,52|| align=right|11,92||JUT||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32616)||2001 QH279|| align=right|14,5|| align=right|2,735|| align=right|0,058|| align=right|6,32|| align=right|4,523||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32617)||2001 QY283|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,155|| align=right|7,00|| align=right|3,746||MBA||18. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32618)||2001 QL293|| align=right|13,6|| align=right|2,702|| align=right|0,026|| align=right|1,56|| align=right|4,441||MBA||31. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(32619)||2001 QC295|| align=right|14,8|| align=right|2,454|| align=right|0,166|| align=right|5,97|| align=right|3,843||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32620)||2001 QZ295|| align=right|13,4|| align=right|2,594|| align=right|0,128|| align=right|9,89|| align=right|4,176||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32621)||2001 RZ|| align=right|12,9|| align=right|2,576|| align=right|0,050|| align=right|16,04|| align=right|4,134||MBA||8. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(32622)||2001 RZ16|| align=right|15,1|| align=right|2,246|| align=right|0,130|| align=right|3,08|| align=right|3,365||MBA||11. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(32623)||2001 RV23|| align=right|15,3|| align=right|2,557|| align=right|0,100|| align=right|1,37|| align=right|4,087||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32624)||2001 RQ44|| align=right|14,3|| align=right|3,228|| align=right|0,175|| align=right|3,26|| align=right|5,798||MBA||12. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(32625)||2001 RZ45|| align=right|14,0|| align=right|2,765|| align=right|0,033|| align=right|2,87|| align=right|4,598||MBA||15. září 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(32626)||2001 RX64|| align=right|14,0|| align=right|2,340|| align=right|0,059|| align=right|6,27|| align=right|3,579||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32627)||2001 RO69|| align=right|13,9|| align=right|3,162|| align=right|0,041|| align=right|4,53|| align=right|5,621||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32628)||2001 RK70|| align=right|14,9|| align=right|2,300|| align=right|0,057|| align=right|5,46|| align=right|3,487||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32629)||2001 RQ70|| align=right|13,7|| align=right|3,094|| align=right|0,285|| align=right|10,99|| align=right|5,442||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32630)||2001 RZ71|| align=right|14,8|| align=right|2,400|| align=right|0,090|| align=right|6,02|| align=right|3,718||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32631)||2001 RS74|| align=right|14,7|| align=right|2,300|| align=right|0,078|| align=right|4,26|| align=right|3,487||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32632)||2001 RS75|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,231|| align=right|2,95|| align=right|3,705||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32633)||2001 RY93|| align=right|13,7|| align=right|3,097|| align=right|0,128|| align=right|2,12|| align=right|5,449||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32634)||2001 RU103|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,047|| align=right|6,88|| align=right|4,433||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32635)||2001 SN|| align=right|14,4|| align=right|2,581|| align=right|0,209|| align=right|0,52|| align=right|4,145||MBA||16. září 2001||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(32636)||2001 SD58|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,125|| align=right|5,14|| align=right|3,440||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(32637)||2021 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,569|| align=right|0,149|| align=right|8,28|| align=right|4,117||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32638)||2042 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,395|| align=right|0,042|| align=right|4,77|| align=right|3,705||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32639)||2050 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,393|| align=right|0,226|| align=right|1,29|| align=right|3,701||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32640)||2531 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,556|| align=right|0,222|| align=right|6,78|| align=right|4,087||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32641)||2595 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,551|| align=right|0,205|| align=right|3,14|| align=right|4,075||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32642)||2601 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,237|| align=right|0,044|| align=right|2,85|| align=right|5,824||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32643)||2609 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,140|| align=right|3,43|| align=right|3,410||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32644)||2723 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,261|| align=right|0,066|| align=right|4,07|| align=right|3,399||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32645)||2763 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,952|| align=right|0,062|| align=right|2,08|| align=right|5,071||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32646)||3010 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,940|| align=right|0,117|| align=right|11,53|| align=right|5,041||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32647)||3109 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,947|| align=right|0,051|| align=right|10,87|| align=right|5,059||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32648)||3538 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,256|| align=right|0,247|| align=right|4,19|| align=right|3,388||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32649)||4056 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,222|| align=right|1,18|| align=right|3,737||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32650)||4070 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,559|| align=right|0,122|| align=right|3,04|| align=right|4,093||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32651)||4208 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,755|| align=right|0,119|| align=right|12,50|| align=right|4,571||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32652)||4319 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,140|| align=right|0,131|| align=right|3,21|| align=right|3,130||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32653)||4635 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,550|| align=right|0,195|| align=right|1,99|| align=right|4,071||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32654)||4640 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,222|| align=right|0,093|| align=right|8,14|| align=right|5,782||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32655)||4692 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,148|| align=right|2,82|| align=right|3,695||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32656)||4711 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,745|| align=right|0,191|| align=right|3,67|| align=right|4,546||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32657)||4721 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,750|| align=right|0,025|| align=right|2,41|| align=right|4,559||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32658)||4800 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,212|| align=right|2,46|| align=right|3,723||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32659)||4804 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,987|| align=right|0,094|| align=right|9,08|| align=right|5,162||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32660)||4826 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,955|| align=right|0,080|| align=right|1,43|| align=right|5,078||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32661)||4848 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,385|| align=right|0,148|| align=right|2,71|| align=right|3,683||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32662)||4900 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,229|| align=right|0,059|| align=right|3,37|| align=right|5,800||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32663)||5553 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,084|| align=right|8,13|| align=right|3,668||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32664)||6072 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,727|| align=right|0,085|| align=right|1,24|| align=right|4,504||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32665)||6107 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,047|| align=right|13,60|| align=right|4,091||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32666)||6124 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,395|| align=right|0,249|| align=right|4,56|| align=right|3,705||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32667)||6180 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,734|| align=right|0,181|| align=right|2,43|| align=right|4,521||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32668)||6278 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,720|| align=right|0,116|| align=right|2,44|| align=right|4,485||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32669)||6287 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,200|| align=right|0,129|| align=right|12,47|| align=right|5,723||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32670)||6323 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,738|| align=right|0,129|| align=right|4,85|| align=right|4,529||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32671)||6537 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,736|| align=right|0,126|| align=right|3,18|| align=right|4,526||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32672)||6720 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,947|| align=right|0,124|| align=right|0,85|| align=right|5,057||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32673)||6742 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,152|| align=right|2,40|| align=right|3,390||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32674)||6750 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,112|| align=right|3,11|| align=right|3,670||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32675)||6755 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,959|| align=right|0,124|| align=right|0,94|| align=right|5,089||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32676)||6802 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,117|| align=right|4,00|| align=right|4,109||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32677)||6806 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,940|| align=right|0,044|| align=right|3,07|| align=right|5,041||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32678)||7566 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,367|| align=right|0,079|| align=right|6,69|| align=right|3,641||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32679)||1070 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,124|| align=right|0,101|| align=right|22,27|| align=right|5,520||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32680)||1095 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,026|| align=right|0,159|| align=right|8,85|| align=right|5,263||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32681)||1166 T-1|| align=right|14,2|| align=right|3,072|| align=right|0,088|| align=right|10,74|| align=right|5,384||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32682)||1177 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,786|| align=right|0,051|| align=right|1,85|| align=right|4,649||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32683)||1202 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,529|| align=right|0,092|| align=right|3,27|| align=right|4,021||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32684)||1269 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,762|| align=right|0,135|| align=right|8,92|| align=right|4,591||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32685)||1294 T-1|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,144|| align=right|2,22|| align=right|3,621||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32686)||2072 T-1|| align=right|14,4|| align=right|3,128|| align=right|0,133|| align=right|0,74|| align=right|5,530||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32687)||3166 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,102|| align=right|14,76|| align=right|4,035||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32688)||4025 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,526|| align=right|0,063|| align=right|3,28|| align=right|4,013||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32689)||4043 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,360|| align=right|0,201|| align=right|5,01|| align=right|3,626||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32690)||4075 T-1|| align=right|14,4|| align=right|3,126|| align=right|0,089|| align=right|6,24|| align=right|5,525||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32691)||4269 T-1|| align=right|14,1|| align=right|3,110|| align=right|0,114|| align=right|3,13|| align=right|5,484||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32692)||4329 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,352|| align=right|0,176|| align=right|4,05|| align=right|3,607||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32693)||4339 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,346|| align=right|0,096|| align=right|6,73|| align=right|3,593||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32694)||4408 T-1|| align=right|14,3|| align=right|2,316|| align=right|0,198|| align=right|4,60|| align=right|3,525||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32695)||1016 T-2|| align=right|13,8|| align=right|2,749|| align=right|0,010|| align=right|5,05|| align=right|4,558||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32696)||1055 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,760|| align=right|0,107|| align=right|2,38|| align=right|4,584||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32697)||1069 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,280|| align=right|0,147|| align=right|2,62|| align=right|3,441||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32698)||1104 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,283|| align=right|0,122|| align=right|3,28|| align=right|3,449||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32699)||1286 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,125|| align=right|4,57|| align=right|3,463||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32700)||1351 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,743|| align=right|0,132|| align=right|1,86|| align=right|4,543||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32701)||1353 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,524|| align=right|0,121|| align=right|0,81|| align=right|4,009||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32702)||2028 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,803|| align=right|0,069|| align=right|6,83|| align=right|4,691||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32703)||2087 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,737|| align=right|0,109|| align=right|4,19|| align=right|4,527||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32704)||2140 T-2|| align=right|12,2|| align=right|3,105|| align=right|0,179|| align=right|13,24|| align=right|5,470||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32705)||2157 T-2|| align=right|13,6|| align=right|3,106|| align=right|0,110|| align=right|16,56|| align=right|5,474||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32706)||2212 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,778|| align=right|0,026|| align=right|1,99|| align=right|4,628||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32707)||3089 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,093|| align=right|0,101|| align=right|2,80|| align=right|5,438||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32708)||3160 T-2|| align=right|14,3|| align=right|3,127|| align=right|0,107|| align=right|10,89|| align=right|5,530||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32709)||3355 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,752|| align=right|0,152|| align=right|10,20|| align=right|4,564||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32710)||4063 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,139|| align=right|7,64|| align=right|3,506||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32711)||4132 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,032|| align=right|6,28|| align=right|4,685||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32712)||4135 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,730|| align=right|0,041|| align=right|8,69|| align=right|4,509||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32713)||4159 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,123|| align=right|0,172|| align=right|1,88|| align=right|5,517||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32714)||5008 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,290|| align=right|0,112|| align=right|6,23|| align=right|3,465||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32715)||5105 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,748|| align=right|0,204|| align=right|7,75|| align=right|4,554||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32716)||5133 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,743|| align=right|0,058|| align=right|9,08|| align=right|4,542||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32717)||5155 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,280|| align=right|0,128|| align=right|5,11|| align=right|3,442||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32718)||1103 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,259|| align=right|0,153|| align=right|6,24|| align=right|3,395||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32719)||1153 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,530|| align=right|0,254|| align=right|6,44|| align=right|4,023||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32720) Simoeisios||2131 T-3|| align=right|11,5|| align=right|5,197|| align=right|0,014|| align=right|7,51|| align=right|11,85||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32721)||2335 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,808|| align=right|0,058|| align=right|3,04|| align=right|4,705||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32722)||3340 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,616|| align=right|0,140|| align=right|2,68|| align=right|4,230||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32723)||4028 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,789|| align=right|0,229|| align=right|7,33|| align=right|4,657||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32724) Woerlitz||4029 T-3|| align=right|13,4|| align=right|3,946|| align=right|0,139|| align=right|9,92|| align=right|7,836||HLD||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32725)||4057 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,254|| align=right|0,101|| align=right|4,30|| align=right|3,384||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32726) Chromios||4179 T-3|| align=right|11,7|| align=right|5,210|| align=right|0,015|| align=right|5,13|| align=right|11,90||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32727)||4268 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,176|| align=right|7,73|| align=right|3,407||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32728)||4517 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,263|| align=right|0,102|| align=right|6,86|| align=right|3,404||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32729)||5179 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,781|| align=right|0,226|| align=right|10,00|| align=right|4,637||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32730)||1951 RX|| align=right|14,8|| align=right|2,214|| align=right|0,209|| align=right|5,76|| align=right|3,294||MBA||4. září 1951||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(32731)||1968 OD1|| align=right|14,6|| align=right|2,204|| align=right|0,149|| align=right|5,68|| align=right|3,271||MBA||25. července 1968||Cerro El Roble||G. A. Plyugin; Yu. A. Belyaev
|-
|(32732)||1975 SH1|| align=right|14,9|| align=right|2,933|| align=right|0,109|| align=right|3,08|| align=right|5,023||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(32733)||1976 SB|| align=right|15,1|| align=right|2,561|| align=right|0,242|| align=right|9,13|| align=right|4,099||MBA||23. září 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(32734)||1978 RM|| align=right|13,1|| align=right|3,197|| align=right|0,148|| align=right|0,63|| align=right|5,716||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(32735)||1978 SX4|| align=right|15,0|| align=right|2,406|| align=right|0,255|| align=right|11,42|| align=right|3,730||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(32736)||1978 UE5|| align=right|16,6|| align=right|2,416|| align=right|0,174|| align=right|1,87|| align=right|3,754||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(32737)||1978 UZ6|| align=right|16,6|| align=right|2,426|| align=right|0,220|| align=right|10,44|| align=right|3,779||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(32738)||1978 VT1|| align=right|15,4|| align=right|2,436|| align=right|0,133|| align=right|5,85|| align=right|3,802||MBA||1. listopadu 1978||Caussols||K. Tomita
|-
|(32739)||1978 VA5|| align=right|14,2|| align=right|3,169|| align=right|0,301|| align=right|2,92|| align=right|5,640||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(32740)||1978 VB7|| align=right|14,4|| align=right|2,751|| align=right|0,152|| align=right|11,48|| align=right|4,562||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(32741)||1978 VX8|| align=right|14,9|| align=right|3,177|| align=right|0,174|| align=right|1,43|| align=right|5,663||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(32742)||1978 VB10|| align=right|14,5|| align=right|2,766|| align=right|0,111|| align=right|9,02|| align=right|4,600||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(32743)||1979 MR1|| align=right|14,4|| align=right|3,059|| align=right|0,170|| align=right|2,81|| align=right|5,351||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(32744)||1979 MR5|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,138|| align=right|1,95|| align=right|3,542||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(32745)||1981 DO1|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,196|| align=right|6,07|| align=right|3,590||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32746)||1981 EW2|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,112|| align=right|13,19|| align=right|4,304||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32747)||1981 EY5|| align=right|13,9|| align=right|3,141|| align=right|0,186|| align=right|11,74|| align=right|5,565||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32748)||1981 EY7|| align=right|16,3|| align=right|2,345|| align=right|0,157|| align=right|5,68|| align=right|3,591||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32749)||1981 EA9|| align=right|14,5|| align=right|2,348|| align=right|0,244|| align=right|6,88|| align=right|3,597||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32750)||1981 EG9|| align=right|14,7|| align=right|3,077|| align=right|0,171|| align=right|3,78|| align=right|5,398||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32751)||1981 EB12|| align=right|14,5|| align=right|3,188|| align=right|0,092|| align=right|5,67|| align=right|5,692||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32752)||1981 EZ13|| align=right|15,5|| align=right|2,675|| align=right|0,188|| align=right|11,91|| align=right|4,373||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32753)||1981 EB14|| align=right|14,4|| align=right|3,086|| align=right|0,151|| align=right|5,67|| align=right|5,419||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32754)||1981 EK15|| align=right|14,5|| align=right|3,107|| align=right|0,109|| align=right|10,66|| align=right|5,477||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32755)||1981 EP15|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,163|| align=right|4,72|| align=right|3,580||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32756)||1981 ER15|| align=right|15,9|| align=right|2,345|| align=right|0,105|| align=right|4,11|| align=right|3,591||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32757)||1981 EP18|| align=right|14,9|| align=right|3,143|| align=right|0,123|| align=right|8,53|| align=right|5,571||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32758)||1981 ES18|| align=right|16,3|| align=right|2,335|| align=right|0,188|| align=right|1,97|| align=right|3,568||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32759)||1981 EC28|| align=right|15,6|| align=right|2,372|| align=right|0,151|| align=right|4,25|| align=right|3,653||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32760)||1981 ER28|| align=right|14,0|| align=right|2,685|| align=right|0,141|| align=right|15,55|| align=right|4,399||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32761)||1981 ED31|| align=right|15,4|| align=right|2,347|| align=right|0,114|| align=right|3,16|| align=right|3,595||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32762)||1981 ER32|| align=right|15,0|| align=right|3,073|| align=right|0,294|| align=right|10,38|| align=right|5,386||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32763)||1981 EH35|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,224|| align=right|3,22|| align=right|3,552||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32764)||1981 EL36|| align=right|16,2|| align=right|2,429|| align=right|0,170|| align=right|2,51|| align=right|3,786||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32765)||1981 EC40|| align=right|14,9|| align=right|2,678|| align=right|0,232|| align=right|10,39|| align=right|4,381||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32766)||1982 UY7|| align=right|14,8|| align=right|2,417|| align=right|0,269|| align=right|5,55|| align=right|3,758||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(32767)||1983 RY2|| align=right|14,6|| align=right|2,619|| align=right|0,280|| align=right|5,82|| align=right|4,237||MBA||1. září 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(32768)||1983 RZ4|| align=right|15,2|| align=right|2,283|| align=right|0,263|| align=right|4,19|| align=right|3,448||MBA||5. září 1983||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(32769)||1984 AJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,393|| align=right|0,192|| align=right|6,72|| align=right|3,701||MBA||8. ledna 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(32770) Starchik||1984 YY1|| align=right|15,6|| align=right|2,236|| align=right|0,172|| align=right|2,53|| align=right|3,344||MBA||23. prosince 1984||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(32771)||1985 RK3|| align=right|14,4|| align=right|2,459|| align=right|0,245|| align=right|10,54|| align=right|3,856||MBA||6. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(32772)||1986 JL|| align=right|13,7|| align=right|1,961|| align=right|0,097|| align=right|25,56|| align=right|2,746||MBA||11. května 1986||Caussols||C. Pollas
|-
|(32773)||1986 TD|| align=right|13,5|| align=right|2,779|| align=right|0,341|| align=right|33,48|| align=right|4,631||MBA||5. října 1986||Piwnice||M. Antal
|-
|(32774)||1986 VZ|| align=right|14,2|| align=right|2,368|| align=right|0,210|| align=right|5,60|| align=right|3,642||MBA||3. listopadu 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(32775)||1986 WP2|| align=right|15,2|| align=right|2,358|| align=right|0,164|| align=right|2,34|| align=right|3,621||MBA||29. listopadu 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(32776) Nriag||1987 KG5|| align=right|13,4|| align=right|2,609|| align=right|0,172|| align=right|15,01|| align=right|4,212||MBA||29. května 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(32777)||1987 QF1|| align=right|13,9|| align=right|2,651|| align=right|0,194|| align=right|2,27|| align=right|4,315||MBA||21. srpna 1987||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(32778)||1988 CW1|| align=right|14,5|| align=right|2,813|| align=right|0,100|| align=right|8,42|| align=right|4,716||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32779)||1988 CZ2|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,172|| align=right|4,03|| align=right|3,590||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32780)||1988 CR5|| align=right|14,4|| align=right|2,336|| align=right|0,258|| align=right|9,93|| align=right|3,569||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32781)||1988 DD2|| align=right|14,7|| align=right|2,338|| align=right|0,052|| align=right|9,03|| align=right|3,575||MBA||17. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32782)||1988 RX10|| align=right|14,3|| align=right|3,233|| align=right|0,149|| align=right|2,55|| align=right|5,812||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(32783)||1988 RK13|| align=right|14,2|| align=right|2,547|| align=right|0,140|| align=right|15,05|| align=right|4,064||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(32784)||1989 AR|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,254|| align=right|7,84|| align=right|4,182||MBA||4. ledna 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(32785)||1989 CU1|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,095|| align=right|5,56|| align=right|3,328||MBA||10. února 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(32786)||1989 GW2|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,078|| align=right|2,81|| align=right|3,401||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32787)||1989 ST1|| align=right|15,3|| align=right|2,427|| align=right|0,147|| align=right|3,21|| align=right|3,780||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32788)||1989 SJ3|| align=right|14,1|| align=right|3,136|| align=right|0,201|| align=right|2,40|| align=right|5,553||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32789)||1989 SF5|| align=right|14,8|| align=right|2,429|| align=right|0,137|| align=right|3,04|| align=right|3,786||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32790)||1989 SM8|| align=right|14,7|| align=right|2,415|| align=right|0,199|| align=right|1,83|| align=right|3,752||MBA||23. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(32791)||1989 TQ2|| align=right|12,6|| align=right|3,147|| align=right|0,162|| align=right|18,37|| align=right|5,582||MBA||3. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(32792)||1989 TR7|| align=right|13,9|| align=right|3,107|| align=right|0,109|| align=right|10,36|| align=right|5,476||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32793)||1989 TQ15|| align=right|14,5|| align=right|2,421|| align=right|0,207|| align=right|2,37|| align=right|3,765||MBA||3. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(32794)||1989 UE5|| align=right|12,8|| align=right|5,161|| align=right|0,058|| align=right|15,12|| align=right|11,73||JUT||30. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(32795)||1989 WA3|| align=right|13,4|| align=right|3,181|| align=right|0,218|| align=right|18,20|| align=right|5,671||MBA||21. listopadu 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(32796)||1990 ET2|| align=right|13,5|| align=right|2,662|| align=right|0,156|| align=right|12,83|| align=right|4,342||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32797)||1990 OJ|| align=right|14,0|| align=right|2,771|| align=right|0,183|| align=right|12,79|| align=right|4,612||MBA||18. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(32798)||1990 OA2|| align=right|13,8|| align=right|2,879|| align=right|0,219|| align=right|14,77|| align=right|4,884||MBA||29. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(32799)||1990 QN1|| align=right|14,9|| align=right|2,274|| align=right|0,118|| align=right|4,54|| align=right|3,429||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(32800)||1990 QC19|| align=right|14,9|| align=right|1,898|| align=right|0,071|| align=right|22,01|| align=right|2,614||MBA||17. srpna 1990||Palomar||P. Rose
|-
|(32801)||1990 RF5|| align=right|14,5|| align=right|2,280|| align=right|0,198|| align=right|4,48|| align=right|3,441||MBA||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(32802)||1990 SK|| align=right|14,5|| align=right|2,289|| align=right|0,269|| align=right|26,07|| align=right|3,463||MBA||20. září 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(32803)||1990 SR1|| align=right|14,9|| align=right|2,327|| align=right|0,153|| align=right|3,33|| align=right|3,548||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(32804)||1990 SO2|| align=right|14,4|| align=right|2,305|| align=right|0,221|| align=right|6,90|| align=right|3,499||MBA||17. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(32805)||1990 SM3|| align=right|14,1|| align=right|2,292|| align=right|0,200|| align=right|3,68|| align=right|3,470||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(32806)||1990 SF13|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,198|| align=right|0,45|| align=right|3,689||MBA||22. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(32807) Quarenghi||1990 SN28|| align=right|14,6|| align=right|2,301|| align=right|0,165|| align=right|2,20|| align=right|3,489||MBA||24. září 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; G. R. Kastel'
|-
|(32808)||1990 TP2|| align=right|14,2|| align=right|3,121|| align=right|0,117|| align=right|4,90|| align=right|5,514||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(32809) Sommerfeld||1990 TJ10|| align=right|14,5|| align=right|2,994|| align=right|0,089|| align=right|8,44|| align=right|5,180||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(32810)||1990 TS10|| align=right|16,7|| align=right|2,344|| align=right|0,179|| align=right|1,83|| align=right|3,587||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(32811) Apisaon||1990 TP12|| align=right|11,3|| align=right|5,204|| align=right|0,075|| align=right|19,93|| align=right|11,87||JUT||14. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(32812)||1990 UY4|| align=right|14,9|| align=right|2,309|| align=right|0,190|| align=right|6,25|| align=right|3,508||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32813)||1990 WH4|| align=right|14,4|| align=right|2,397|| align=right|0,155|| align=right|11,22|| align=right|3,711||MBA||16. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32814)||1990 XZ|| align=right|13,8|| align=right|1,928|| align=right|0,079|| align=right|23,19|| align=right|2,676||MBA||15. prosince 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(32815)||1991 GK1|| align=right|14,4|| align=right|2,432|| align=right|0,126|| align=right|3,36|| align=right|3,792||MBA||14. dubna 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(32816)||1991 PP1|| align=right|15,3|| align=right|2,779|| align=right|0,219|| align=right|0,87|| align=right|4,631||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32817)||1991 PZ5|| align=right|14,0|| align=right|2,611|| align=right|0,094|| align=right|7,70|| align=right|4,219||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32818)||1991 PL10|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,174|| align=right|8,89|| align=right|4,147||MBA||14. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32819)||1991 PM15|| align=right|13,8|| align=right|2,602|| align=right|0,240|| align=right|3,72|| align=right|4,197||MBA||8. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(32820)||1991 PU19|| align=right|14,1|| align=right|2,732|| align=right|0,226|| align=right|5,63|| align=right|4,515||MBA||8. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(32821)||1991 RC3|| align=right|14,8|| align=right|2,751|| align=right|0,123|| align=right|4,10|| align=right|4,561||MBA||9. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(32822)||1991 RB16|| align=right|15,5|| align=right|2,168|| align=right|0,182|| align=right|3,16|| align=right|3,193||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(32823)||1991 TM8|| align=right|15,2|| align=right|2,786|| align=right|0,124|| align=right|5,84|| align=right|4,650||MBA||1. října 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32824)||1992 CJ3|| align=right|15,2|| align=right|2,243|| align=right|0,157|| align=right|4,16|| align=right|3,358||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32825)||1992 CK3|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,118|| align=right|2,63|| align=right|3,395||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32826)||1992 DC1|| align=right|14,3|| align=right|2,284|| align=right|0,121|| align=right|6,53|| align=right|3,452||MBA||26. února 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(32827)||1992 DF1|| align=right|15,3|| align=right|2,282|| align=right|0,311|| align=right|21,19|| align=right|3,447||MBA||28. února 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32828)||1992 DM8|| align=right|13,8|| align=right|3,135|| align=right|0,114|| align=right|16,09|| align=right|5,549||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32829)||1992 DT10|| align=right|15,9|| align=right|2,270|| align=right|0,065|| align=right|2,45|| align=right|3,419||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32830)||1992 DL11|| align=right|14,8|| align=right|2,326|| align=right|0,136|| align=right|7,60|| align=right|3,547||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32831)||1992 DA12|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,106|| align=right|0,37|| align=right|3,466||MBA||29. února 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32832)||1992 EB2|| align=right|15,2|| align=right|3,228|| align=right|0,108|| align=right|5,98|| align=right|5,799||MBA||5. března 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32833)||1992 EW2|| align=right|16,5|| align=right|2,377|| align=right|0,155|| align=right|1,93|| align=right|3,664||MBA||6. března 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32834)||1992 EO4|| align=right|15,3|| align=right|2,292|| align=right|0,049|| align=right|5,74|| align=right|3,470||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32835)||1992 EO5|| align=right|14,7|| align=right|2,298|| align=right|0,147|| align=right|7,82|| align=right|3,482||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32836)||1992 EC6|| align=right|15,4|| align=right|2,279|| align=right|0,158|| align=right|5,31|| align=right|3,441||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32837)||1992 EK7|| align=right|14,4|| align=right|3,087|| align=right|0,138|| align=right|6,62|| align=right|5,422||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32838)||1992 EL8|| align=right|14,0|| align=right|2,303|| align=right|0,146|| align=right|7,25|| align=right|3,495||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32839)||1992 EY8|| align=right|14,4|| align=right|3,071|| align=right|0,108|| align=right|6,86|| align=right|5,382||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32840)||1992 ED9|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,044|| align=right|5,47|| align=right|3,545||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32841)||1992 EO9|| align=right|13,7|| align=right|3,157|| align=right|0,128|| align=right|1,37|| align=right|5,610||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32842)||1992 EO13|| align=right|14,0|| align=right|3,053|| align=right|0,268|| align=right|4,35|| align=right|5,334||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32843)||1992 EC18|| align=right|15,3|| align=right|2,309|| align=right|0,091|| align=right|3,28|| align=right|3,508||MBA||3. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32844)||1992 EN25|| align=right|14,5|| align=right|3,227|| align=right|0,140|| align=right|1,51|| align=right|5,797||MBA||8. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32845)||1992 FU1|| align=right|15,0|| align=right|2,410|| align=right|0,152|| align=right|2,55|| align=right|3,741||MBA||26. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(32846)||1992 GS1|| align=right|15,0|| align=right|3,133|| align=right|0,092|| align=right|2,61|| align=right|5,544||MBA||5. dubna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32847)||1992 JO3|| align=right|14,2|| align=right|2,400|| align=right|0,168|| align=right|1,92|| align=right|3,717||MBA||1. května 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(32848)||1992 MD|| align=right|14,4|| align=right|2,544|| align=right|0,226|| align=right|17,31|| align=right|4,056||MBA||29. června 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(32849)||1992 OO2|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,136|| align=right|1,58|| align=right|3,692||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32850)||1992 RY4|| align=right|15,0|| align=right|2,574|| align=right|0,173|| align=right|1,37|| align=right|4,129||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32851)||1992 RC6|| align=right|15,0|| align=right|2,545|| align=right|0,196|| align=right|2,05|| align=right|4,059||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32852)||1992 RE7|| align=right|15,0|| align=right|2,541|| align=right|0,227|| align=right|7,51|| align=right|4,050||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32853) Döbereiner||1992 SF2|| align=right|13,8|| align=right|2,539|| align=right|0,093|| align=right|14,22|| align=right|4,044||MBA||21. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(32854)||1992 SC13|| align=right|14,1|| align=right|2,602|| align=right|0,268|| align=right|6,18|| align=right|4,196||MBA||30. září 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(32855)||1992 SF17|| align=right|15,9|| align=right|2,604|| align=right|0,195|| align=right|2,82|| align=right|4,201||MBA||24. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(32856)||1992 SA25|| align=right|14,2|| align=right|2,611|| align=right|0,277|| align=right|12,85|| align=right|4,218||MBA||30. září 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(32857)||1992 UG6|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,314|| align=right|7,75|| align=right|4,234||MBA||31. října 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(32858)||1993 BA3|| align=right|12,9|| align=right|3,058|| align=right|0,067|| align=right|8,67|| align=right|5,346||MBA||25. ledna 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(32859)||1993 EL|| align=right|14,8|| align=right|2,710|| align=right|0,340|| align=right|15,95|| align=right|4,461||MBA||15. března 1993||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(32860)||1993 FG5|| align=right|15,0|| align=right|2,936|| align=right|0,058|| align=right|2,83|| align=right|5,031||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32861)||1993 FM7|| align=right|13,8|| align=right|2,907|| align=right|0,019|| align=right|3,43|| align=right|4,957||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32862)||1993 FD10|| align=right|15,4|| align=right|2,243|| align=right|0,192|| align=right|5,38|| align=right|3,358||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32863)||1993 FP11|| align=right|14,2|| align=right|2,937|| align=right|0,029|| align=right|3,23|| align=right|5,032||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32864)||1993 FW15|| align=right|13,5|| align=right|3,035|| align=right|0,092|| align=right|10,28|| align=right|5,287||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32865)||1993 FQ16|| align=right|16,0|| align=right|2,162|| align=right|0,058|| align=right|4,03|| align=right|3,178||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32866)||1993 FW16|| align=right|14,6|| align=right|2,951|| align=right|0,115|| align=right|2,94|| align=right|5,069||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32867)||1993 FL20|| align=right|14,9|| align=right|3,101|| align=right|0,154|| align=right|8,35|| align=right|5,460||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32868)||1993 FM25|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,139|| align=right|1,50|| align=right|5,363||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32869)||1993 FW26|| align=right|13,2|| align=right|2,991|| align=right|0,094|| align=right|9,62|| align=right|5,171||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32870)||1993 FD27|| align=right|15,9|| align=right|2,174|| align=right|0,119|| align=right|1,15|| align=right|3,205||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32871)||1993 FQ32|| align=right|13,9|| align=right|2,929|| align=right|0,103|| align=right|2,55|| align=right|5,013||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32872)||1993 FM36|| align=right|15,2|| align=right|3,068|| align=right|0,075|| align=right|3,58|| align=right|5,372||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32873)||1993 FS37|| align=right|15,1|| align=right|2,929|| align=right|0,071|| align=right|2,51|| align=right|5,011||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32874)||1993 FJ48|| align=right|15,1|| align=right|2,928|| align=right|0,030|| align=right|1,39|| align=right|5,010||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32875)||1993 FQ58|| align=right|15,5|| align=right|2,922|| align=right|0,118|| align=right|1,92|| align=right|4,995||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32876)||1993 FW60|| align=right|14,3|| align=right|3,056|| align=right|0,222|| align=right|12,15|| align=right|5,342||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32877)||1993 FU73|| align=right|15,5|| align=right|2,191|| align=right|0,158|| align=right|2,09|| align=right|3,243||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32878)||1993 NX|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,225|| align=right|1,62|| align=right|3,591||MBA||12. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32879)||1993 OO5|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,077|| align=right|1,72|| align=right|3,488||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32880)||1993 OR5|| align=right|14,2|| align=right|3,109|| align=right|0,121|| align=right|0,90|| align=right|5,482||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32881)||1993 OK6|| align=right|15,0|| align=right|2,431|| align=right|0,163|| align=right|4,93|| align=right|3,790||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32882)||1993 RW6|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,179|| align=right|1,67|| align=right|3,708||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32883)||1993 RJ7|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,137|| align=right|2,23|| align=right|3,706||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32884)||1993 SO14|| align=right|16,4|| align=right|2,420|| align=right|0,219|| align=right|2,76|| align=right|3,763||MBA||16. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(32885)||1993 TC25|| align=right|15,3|| align=right|2,439|| align=right|0,171|| align=right|3,49|| align=right|3,808||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32886)||1993 TS26|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,111|| align=right|2,94|| align=right|3,686||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32887)||1993 TT26|| align=right|15,9|| align=right|2,428|| align=right|0,208|| align=right|2,33|| align=right|3,783||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32888)||1993 TD27|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,233|| align=right|3,04|| align=right|3,645||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32889)||1993 TN29|| align=right|16,4|| align=right|2,428|| align=right|0,219|| align=right|3,26|| align=right|3,783||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32890) Schwob||1994 AL1|| align=right|15,6|| align=right|1,883|| align=right|0,167|| align=right|28,57|| align=right|2,583||MBA||8. ledna 1994||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(32891)||1994 CE1|| align=right|13,9|| align=right|2,544|| align=right|0,143|| align=right|13,37|| align=right|4,057||MBA||9. února 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(32892)||1994 DW|| align=right|14,8|| align=right|2,965|| align=right|0,077|| align=right|11,40|| align=right|5,106||MBA||22. února 1994||La Palma||A. A. Kaas
|-
|(32893)||1994 EM6|| align=right|13,4|| align=right|2,765|| align=right|0,117|| align=right|17,79|| align=right|4,597||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(32894)||1994 JK3|| align=right|14,7|| align=right|2,832|| align=right|0,058|| align=right|1,52|| align=right|4,764||MBA||3. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32895)||1994 JL5|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,150|| align=right|5,94|| align=right|4,559||MBA||4. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32896)||1994 NM2|| align=right|12,7|| align=right|3,155|| align=right|0,208|| align=right|23,38|| align=right|5,603||MBA||12. července 1994||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(32897) Curtharris||1994 PD|| align=right|13,9|| align=right|2,338|| align=right|0,305|| align=right|23,84|| align=right|3,575||MBA||1. srpna 1994||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(32898)||1994 PS1|| align=right|15,3|| align=right|2,210|| align=right|0,224|| align=right|5,47|| align=right|3,286||MBA||9. srpna 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(32899) Knigge||1994 PY1|| align=right|12,8|| align=right|3,075|| align=right|0,151|| align=right|13,40|| align=right|5,392||MBA||4. srpna 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(32900)||1994 PG5|| align=right|14,4|| align=right|3,101|| align=right|0,112|| align=right|7,89|| align=right|5,461||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32901)||1994 PB9|| align=right|14,5|| align=right|3,014|| align=right|0,046|| align=right|6,24|| align=right|5,231||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32902)||1994 PC10|| align=right|17,1|| align=right|2,196|| align=right|0,146|| align=right|0,89|| align=right|3,254||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32903)||1994 PN17|| align=right|14,4|| align=right|3,147|| align=right|0,076|| align=right|4,51|| align=right|5,582||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32904)||1994 PU24|| align=right|14,2|| align=right|3,177|| align=right|0,216|| align=right|2,79|| align=right|5,663||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32905)||1994 PX32|| align=right|15,4|| align=right|3,219|| align=right|0,103|| align=right|3,86|| align=right|5,775||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32906)||1994 RH|| align=right|15,9|| align=right|2,249|| align=right|0,441|| align=right|18,93|| align=right|3,372||AMR||2. září 1994||Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(32907)||1994 RL2|| align=right|13,3|| align=right|3,139|| align=right|0,186|| align=right|10,25|| align=right|5,562||MBA||1. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32908)||1994 SE2|| align=right|15,2|| align=right|2,168|| align=right|0,113|| align=right|4,01|| align=right|3,193||MBA||27. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32909)||1994 TS|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,171|| align=right|1,34|| align=right|3,296||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(32910)||1994 TE15|| align=right|14,5|| align=right|2,183|| align=right|0,255|| align=right|4,80|| align=right|3,225||MBA||13. října 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(32911)||1994 VX|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,178|| align=right|6,39|| align=right|3,354||MBA||4. listopadu 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(32912)||1994 WS2|| align=right|15,1|| align=right|2,190|| align=right|0,102|| align=right|4,66|| align=right|3,239||MBA||30. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32913)||1994 YV3|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,172|| align=right|3,21|| align=right|3,445||MBA||31. prosince 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32914)||1995 AG1|| align=right|14,1|| align=right|2,280|| align=right|0,075|| align=right|5,09|| align=right|3,442||MBA||6. ledna 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(32915)||1995 BD2|| align=right|15,3|| align=right|2,403|| align=right|0,149|| align=right|2,93|| align=right|3,725||MBA||30. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32916)||1995 CL|| align=right|13,8|| align=right|2,666|| align=right|0,295|| align=right|13,94|| align=right|4,352||MBA||1. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32917)||1995 CM|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,200|| align=right|5,15|| align=right|3,558||MBA||1. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32918)||1995 CZ|| align=right|16,1|| align=right|2,392|| align=right|0,113|| align=right|3,51|| align=right|3,698||MBA||3. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32919)||1995 CJ1|| align=right|13,9|| align=right|2,324|| align=right|0,190|| align=right|4,24|| align=right|3,543||MBA||3. února 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(32920)||1995 CH2|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,156|| align=right|1,48|| align=right|3,577||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32921)||1995 EV|| align=right|14,7|| align=right|2,519|| align=right|0,165|| align=right|5,09|| align=right|3,997||MBA||9. března 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|(32922)||1995 EM2|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,104|| align=right|1,26|| align=right|3,610||MBA||1. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32923)||1995 GF3|| align=right|15,4|| align=right|2,438|| align=right|0,146|| align=right|10,93|| align=right|3,805||MBA||2. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32924)||1995 GF6|| align=right|15,0|| align=right|2,565|| align=right|0,117|| align=right|4,87|| align=right|4,108||MBA||6. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32925)||1995 KF|| align=right|14,2|| align=right|2,425|| align=right|0,280|| align=right|22,81|| align=right|3,775||MBA||24. května 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(32926)||1995 ME1|| align=right|13,7|| align=right|2,786|| align=right|0,199|| align=right|9,77|| align=right|4,650||MBA||22. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32927)||1995 OY3|| align=right|16,9|| align=right|2,990|| align=right|0,204|| align=right|1,18|| align=right|5,169||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32928)||1995 QZ|| align=right|15,5|| align=right|1,932|| align=right|0,072|| align=right|17,41|| align=right|2,684||MBA||20. srpna 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(32929)||1995 QY9|| align=right|7,5|| align=right|39,50|| align=right|0,261|| align=right|4,85|| align=right|249||PLT||31. srpna 1995||Mauna Kea||D. C. Jewitt; J. Chen
|-
|(32930)||1995 SC4|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,169|| align=right|4,26|| align=right|5,653||MBA||24. září 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(32931)||1995 SY4|| align=right|13,9|| align=right|3,036|| align=right|0,149|| align=right|8,71|| align=right|5,290||MBA||26. září 1995||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(32932)||1995 SX15|| align=right|14,8|| align=right|2,989|| align=right|0,246|| align=right|3,50|| align=right|5,166||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32933)||1995 SF21|| align=right|15,9|| align=right|2,976|| align=right|0,144|| align=right|2,33|| align=right|5,133||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32934)||1995 SP25|| align=right|15,4|| align=right|3,003|| align=right|0,173|| align=right|1,19|| align=right|5,203||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32935)||1995 SV43|| align=right|13,8|| align=right|3,027|| align=right|0,125|| align=right|7,45|| align=right|5,266||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32936)||1995 SA44|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,058|| align=right|9,17|| align=right|5,438||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32937)||1995 TT|| align=right|12,6|| align=right|2,987|| align=right|0,119|| align=right|10,62|| align=right|5,163||MBA||13. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32938) Ivanopaci||1995 TP2|| align=right|14,3|| align=right|2,909|| align=right|0,195|| align=right|12,58|| align=right|4,962||MBA||15. října 1995||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(32939)||1995 UN2|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,207|| align=right|2,21|| align=right|5,308||MBA||24. října 1995||Kleť||Klet
|-
|(32940)||1995 UW4|| align=right|14,4|| align=right|2,189|| align=right|0,136|| align=right|8,12|| align=right|3,239||MBA||26. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32941)||1995 UY4|| align=right|15,1|| align=right|3,050|| align=right|0,155|| align=right|11,21|| align=right|5,326||MBA||24. října 1995||Sormano||A. Testa; G. Ventre
|-
|(32942)||1995 UD7|| align=right|13,3|| align=right|3,115|| align=right|0,215|| align=right|16,97|| align=right|5,498||MBA||27. října 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(32943) Sandyryan||1995 VK2|| align=right|13,8|| align=right|3,043|| align=right|0,096|| align=right|10,97|| align=right|5,308||MBA||13. listopadu 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(32944) Gussalli||1995 WC3|| align=right|13,7|| align=right|3,078|| align=right|0,177|| align=right|4,49|| align=right|5,399||MBA||19. listopadu 1995||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(32945)||1995 WR5|| align=right|14,0|| align=right|3,087|| align=right|0,083|| align=right|11,59|| align=right|5,423||MBA||24. listopadu 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(32946)||1995 WZ17|| align=right|14,6|| align=right|3,147|| align=right|0,037|| align=right|8,20|| align=right|5,582||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32947)||1995 YH2|| align=right|13,4|| align=right|3,043|| align=right|0,042|| align=right|10,17|| align=right|5,307||MBA||23. prosince 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(32948)||1995 YA6|| align=right|14,3|| align=right|3,014|| align=right|0,086|| align=right|3,08|| align=right|5,231||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32949)||1996 AR3|| align=right|14,2|| align=right|3,196|| align=right|0,162|| align=right|2,48|| align=right|5,713||MBA||14. ledna 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(32950)||1996 CA1|| align=right|14,2|| align=right|3,181|| align=right|0,164|| align=right|26,77|| align=right|5,672||MBA||10. února 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(32951)||1996 FA2|| align=right|16,0|| align=right|2,216|| align=right|0,151|| align=right|5,65|| align=right|3,299||MBA||20. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(32952)||1996 FA16|| align=right|14,5|| align=right|2,318|| align=right|0,114|| align=right|6,53|| align=right|3,527||MBA||22. března 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32953)||1996 GF19|| align=right|14,7|| align=right|2,342|| align=right|0,133|| align=right|6,34|| align=right|3,584||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32954)||1996 GP20|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,166|| align=right|7,27|| align=right|3,690||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32955)||1996 HC2|| align=right|15,5|| align=right|2,241|| align=right|0,243|| align=right|5,15|| align=right|3,354||MBA||24. dubna 1996||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(32956)||1996 HR18|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,182|| align=right|2,01|| align=right|3,704||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32957)||1996 HX20|| align=right|16,3|| align=right|2,279|| align=right|0,117|| align=right|5,93|| align=right|3,439||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32958)||1996 HU24|| align=right|14,8|| align=right|2,270|| align=right|0,078|| align=right|7,39|| align=right|3,420||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32959)||1996 HB25|| align=right|14,5|| align=right|2,556|| align=right|0,238|| align=right|6,61|| align=right|4,085||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32960)||1996 NO4|| align=right|14,4|| align=right|2,584|| align=right|0,201|| align=right|12,11|| align=right|4,154||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32961)||1996 PS|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,093|| align=right|5,85|| align=right|3,529||MBA||9. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(32962)||1996 PH1|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,060|| align=right|2,89|| align=right|4,063||MBA||11. srpna 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(32963)||1996 PJ1|| align=right|15,8|| align=right|2,570|| align=right|0,095|| align=right|0,34|| align=right|4,118||MBA||11. srpna 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(32964)||1996 PS3|| align=right|15,6|| align=right|2,422|| align=right|0,168|| align=right|3,21|| align=right|3,769||MBA||9. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(32965)||1996 PX4|| align=right|14,8|| align=right|2,522|| align=right|0,053|| align=right|4,91|| align=right|4,004||MBA||15. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(32966)||1996 PE5|| align=right|15,8|| align=right|2,452|| align=right|0,160|| align=right|6,64|| align=right|3,839||MBA||15. srpna 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(32967)||1996 PG7|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,106|| align=right|16,38|| align=right|4,221||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32968)||1996 PK8|| align=right|15,3|| align=right|2,344|| align=right|0,171|| align=right|1,56|| align=right|3,588||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32969)||1996 PP9|| align=right|14,9|| align=right|2,691|| align=right|0,207|| align=right|5,65|| align=right|4,414||MBA||6. srpna 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(32970)||1996 QX|| align=right|16,2|| align=right|2,347|| align=right|0,134|| align=right|5,37|| align=right|3,595||MBA||19. srpna 1996||Kleť||Klet
|-
|(32971)||1996 RQ10|| align=right|15,9|| align=right|2,569|| align=right|0,110|| align=right|1,05|| align=right|4,116||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32972)||1996 SB2|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,024|| align=right|10,98|| align=right|4,455||MBA||17. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32973)||1996 TN11|| align=right|14,3|| align=right|2,573|| align=right|0,095|| align=right|2,47|| align=right|4,128||MBA||11. října 1996||Kitami||K. Endate
|-
|(32974)||1996 TX16|| align=right|13,9|| align=right|2,973|| align=right|0,083|| align=right|8,67|| align=right|5,125||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32975)||1996 TR23|| align=right|14,2|| align=right|2,750|| align=right|0,315|| align=right|6,15|| align=right|4,561||MBA||6. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32976)||1996 VK|| align=right|13,9|| align=right|2,685|| align=right|0,063|| align=right|7,38|| align=right|4,398||MBA||3. listopadu 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(32977)||1996 VR4|| align=right|13,5|| align=right|2,575|| align=right|0,197|| align=right|8,62|| align=right|4,131||MBA||13. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32978)||1996 VG7|| align=right|14,4|| align=right|2,753|| align=right|0,221|| align=right|18,31|| align=right|4,568||MBA||9. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(32979)||1996 VH7|| align=right|15,1|| align=right|2,645|| align=right|0,106|| align=right|9,29|| align=right|4,302||MBA||9. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(32980)||1996 VH25|| align=right|14,9|| align=right|2,880|| align=right|0,037|| align=right|11,04|| align=right|4,886||MBA||10. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32981)||1996 VO27|| align=right|14,5|| align=right|3,106|| align=right|0,176|| align=right|1,36|| align=right|5,473||MBA||11. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32982)||1996 VD38|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,040|| align=right|5,68|| align=right|4,428||MBA||2. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(32983)||1996 WU2|| align=right|13,6|| align=right|2,570|| align=right|0,187|| align=right|13,58|| align=right|4,120||MBA||27. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(32984)||1996 XX|| align=right|14,2|| align=right|2,648|| align=right|0,121|| align=right|15,63|| align=right|4,308||MBA||1. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(32985)||1996 XN3|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,202|| align=right|7,88|| align=right|4,369||MBA||1. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32986)||1996 XQ6|| align=right|13,7|| align=right|2,568|| align=right|0,130|| align=right|15,22|| align=right|4,115||MBA||1. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32987)||1996 XB9|| align=right|13,9|| align=right|2,607|| align=right|0,156|| align=right|15,68|| align=right|4,209||MBA||4. prosince 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(32988)||1996 XK19|| align=right|13,1|| align=right|3,006|| align=right|0,094|| align=right|11,09|| align=right|5,211||MBA||8. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32989)||1996 XA24|| align=right|14,6|| align=right|2,480|| align=right|0,173|| align=right|4,93|| align=right|3,904||MBA||5. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32990)||1996 YD3|| align=right|13,5|| align=right|3,032|| align=right|0,074|| align=right|9,48|| align=right|5,279||MBA||30. prosince 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(32991)||1997 AC3|| align=right|13,6|| align=right|2,794|| align=right|0,080|| align=right|11,71|| align=right|4,669||MBA||4. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32992)||1997 AN3|| align=right|15,6|| align=right|2,933|| align=right|0,093|| align=right|0,98|| align=right|5,022||MBA||3. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(32993)||1997 AX6|| align=right|13,9|| align=right|3,144|| align=right|0,068|| align=right|14,54|| align=right|5,575||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32994)||1997 AT21|| align=right|14,0|| align=right|2,719|| align=right|0,041|| align=right|15,19|| align=right|4,483||MBA||11. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(32995)||1997 BS1|| align=right|14,4|| align=right|3,046|| align=right|0,054|| align=right|10,60|| align=right|5,317||MBA||29. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32996)||1997 CV|| align=right|14,6|| align=right|2,744|| align=right|0,070|| align=right|13,12|| align=right|4,544||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32997)||1997 CG3|| align=right|14,6|| align=right|2,963|| align=right|0,072|| align=right|3,61|| align=right|5,100||MBA||3. února 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(32998)||1997 CK5|| align=right|13,9|| align=right|3,007|| align=right|0,009|| align=right|8,71|| align=right|5,214||MBA||1. února 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(32999)||1997 CY27|| align=right|13,4|| align=right|2,856|| align=right|0,030|| align=right|16,11|| align=right|4,826||MBA||6. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33000)||1997 CJ28|| align=right|14,4|| align=right|2,751|| align=right|0,171|| align=right|11,17|| align=right|4,561||MBA||11. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek